|-
|(18001)||1999 JY83|| align=right|13,4|| align=right|2,791|| align=right|0,073|| align=right|9,87|| align=right|4,662||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18002)||1999 JJ84|| align=right|14,5|| align=right|2,628|| align=right|0,068|| align=right|16,16|| align=right|4,260||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18003)||1999 JU84|| align=right|14,3|| align=right|2,572|| align=right|0,162|| align=right|13,79|| align=right|4,124||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18004) Krystosek||1999 JD86|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,166|| align=right|6,72|| align=right|3,376||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18005)||1999 JD91|| align=right|14,1|| align=right|2,397|| align=right|0,259|| align=right|11,38|| align=right|3,709||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18006)||1999 JE94|| align=right|13,7|| align=right|3,028|| align=right|0,074|| align=right|10,99|| align=right|5,269||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18007)||1999 JK97|| align=right|14,1|| align=right|2,569|| align=right|0,207|| align=right|12,31|| align=right|4,116||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18008)||1999 JV99|| align=right|13,8|| align=right|2,846|| align=right|0,117|| align=right|15,53|| align=right|4,801||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18009) Patrickgeer||1999 JP100|| align=right|14,1|| align=right|2,818|| align=right|0,086|| align=right|9,71|| align=right|4,729||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18010)||1999 JQ100|| align=right|13,9|| align=right|3,026|| align=right|0,100|| align=right|11,68|| align=right|5,264||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18011)||1999 JQ113|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,168|| align=right|1,79|| align=right|5,799||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18012) Marsland||1999 JM114|| align=right|14,1|| align=right|2,320|| align=right|0,114|| align=right|5,15|| align=right|3,533||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18013) Shedletsky||1999 JS114|| align=right|14,1|| align=right|2,777|| align=right|0,120|| align=right|4,10|| align=right|4,626||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18014)||1999 JC121|| align=right|13,3|| align=right|3,017|| align=right|0,096|| align=right|8,41|| align=right|5,238||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18015) Semenkovich||1999 JD121|| align=right|14,7|| align=right|2,353|| align=right|0,047|| align=right|6,30|| align=right|3,608||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18016) Grondahl||1999 JU122|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,070|| align=right|6,74|| align=right|3,691||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18017)||1999 JC124|| align=right|13,5|| align=right|2,720|| align=right|0,240|| align=right|9,64|| align=right|4,486||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18018)||1999 JR125|| align=right|13,2|| align=right|2,216|| align=right|0,053|| align=right|6,20|| align=right|3,299||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18019) Dascoli||1999 JJ126|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,084|| align=right|3,21|| align=right|3,566||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18020) Amend||1999 JT126|| align=right|14,7|| align=right|2,897|| align=right|0,070|| align=right|1,48|| align=right|4,931||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18021) Waldman||1999 JH127|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,108|| align=right|4,11|| align=right|4,549||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18022) Pepper||1999 JN127|| align=right|14,5|| align=right|2,809|| align=right|0,126|| align=right|2,47|| align=right|4,707||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18023)||1999 JQ129|| align=right|13,8|| align=right|2,667|| align=right|0,179|| align=right|13,53|| align=right|4,355||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18024) Dobson||1999 KK4|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,075|| align=right|9,54|| align=right|5,671||MBA||20. května 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(18025)||1999 KF5|| align=right|14,2|| align=right|2,516|| align=right|0,176|| align=right|4,00|| align=right|3,989||MBA||18. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18026) Juliabaldwin||1999 KG13|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,197|| align=right|4,75|| align=right|3,568||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18027) Gokcay||1999 KL14|| align=right|14,5|| align=right|2,255|| align=right|0,136|| align=right|5,06|| align=right|3,386||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18028) Ramchandani||1999 KO14|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,150|| align=right|3,58|| align=right|3,500||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18029)||1999 KA16|| align=right|13,8|| align=right|2,329|| align=right|0,194|| align=right|12,97|| align=right|3,554||MBA||21. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18030)||1999 LX4|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,165|| align=right|13,85|| align=right|4,291||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18031)||1999 LO14|| align=right|13,1|| align=right|2,675|| align=right|0,140|| align=right|13,42|| align=right|4,375||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18032)||1999 MG1|| align=right|13,2|| align=right|2,836|| align=right|0,140|| align=right|11,67|| align=right|4,774||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18033)||1999 NR4|| align=right|13,6|| align=right|2,991|| align=right|0,117|| align=right|9,08|| align=right|5,172||MBA||14. července 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(18034)||1999 NF6|| align=right|13,3|| align=right|2,945|| align=right|0,067|| align=right|1,81|| align=right|5,053||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18035)||1999 NJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,577|| align=right|0,066|| align=right|5,44|| align=right|4,136||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18036)||1999 ND26|| align=right|13,4|| align=right|3,982|| align=right|0,148|| align=right|3,91|| align=right|7,945||HLD||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18037)||1999 NA38|| align=right|11,8|| align=right|5,264|| align=right|0,083|| align=right|15,36|| align=right|12,08||JUT||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18038)||1999 NR48|| align=right|13,4|| align=right|3,166|| align=right|0,034|| align=right|8,68|| align=right|5,631||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18039)||1999 ND49|| align=right|13,1|| align=right|3,074|| align=right|0,076|| align=right|8,09|| align=right|5,390||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18040)||1999 NC60|| align=right|13,7|| align=right|2,707|| align=right|0,152|| align=right|12,27|| align=right|4,454||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18041)||1999 RX13|| align=right|12,6|| align=right|3,220|| align=right|0,125|| align=right|3,12|| align=right|5,777||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18042)||1999 RF27|| align=right|13,8|| align=right|2,609|| align=right|0,255|| align=right|8,03|| align=right|4,214||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18043) Laszkowska||1999 RQ54|| align=right|14,4|| align=right|2,906|| align=right|0,087|| align=right|3,11|| align=right|4,954||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18044)||1999 RS89|| align=right|14,8|| align=right|2,540|| align=right|0,288|| align=right|5,81|| align=right|4,047||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18045)||1999 RR100|| align=right|12,2|| align=right|3,178|| align=right|0,153|| align=right|15,08|| align=right|5,664||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18046)||1999 RN116|| align=right|10,1|| align=right|5,232|| align=right|0,057|| align=right|33,25|| align=right|11,97||JUT||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18047)||1999 RP145|| align=right|12,5|| align=right|3,210|| align=right|0,128|| align=right|13,68|| align=right|5,751||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18048)||1999 RG170|| align=right|13,5|| align=right|3,194|| align=right|0,073|| align=right|1,12|| align=right|5,709||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18049)||1999 RX195|| align=right|13,2|| align=right|2,541|| align=right|0,091|| align=right|13,93|| align=right|4,050||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18050)||1999 RS196|| align=right|13,2|| align=right|2,992|| align=right|0,034|| align=right|8,97|| align=right|5,174||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18051)||1999 RU196|| align=right|13,6|| align=right|3,010|| align=right|0,030|| align=right|9,57|| align=right|5,221||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18052)||1999 RV199|| align=right|12,3|| align=right|3,226|| align=right|0,053|| align=right|14,03|| align=right|5,793||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18053)||1999 RU208|| align=right|13,2|| align=right|2,901|| align=right|0,249|| align=right|12,26|| align=right|4,939||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18054)||1999 SW7|| align=right|10,8|| align=right|5,185|| align=right|0,014|| align=right|19,71|| align=right|11,81||JUT||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18055) Fernhildebrandt||1999 TJ13|| align=right|13,7|| align=right|2,692|| align=right|0,123|| align=right|11,13|| align=right|4,416||MBA||11. října 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(18056)||1999 TV15|| align=right|14,1|| align=right|2,270|| align=right|0,085|| align=right|4,30|| align=right|3,419||MBA||11. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(18057)||1999 VK10|| align=right|13,5|| align=right|2,550|| align=right|0,277|| align=right|11,05|| align=right|4,071||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18058)||1999 XY129|| align=right|12,1|| align=right|5,166|| align=right|0,080|| align=right|9,06|| align=right|11,74||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18059) Cavalieri||1999 XL137|| align=right|12,1|| align=right|2,697|| align=right|0,062|| align=right|8,83|| align=right|4,428||MBA||15. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18060)||1999 XJ156|| align=right|11,1|| align=right|5,159|| align=right|0,058|| align=right|6,63|| align=right|11,72||JUT||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18061)||1999 XH179|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,090|| align=right|11,96|| align=right|5,116||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18062)||1999 XY187|| align=right|11,1|| align=right|5,176|| align=right|0,049|| align=right|17,37|| align=right|11,78||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18063)||1999 XW211|| align=right|10,9|| align=right|5,133|| align=right|0,057|| align=right|18,01|| align=right|11,63||JUT||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18064)||1999 XY242|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,128|| align=right|13,21|| align=right|4,103||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(18065)||2000 AM41|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,111|| align=right|12,46|| align=right|5,427||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18066)||2000 AR79|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|3,96|| align=right|4,233||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18067)||2000 AB98|| align=right|12,2|| align=right|2,662|| align=right|0,117|| align=right|13,75|| align=right|4,342||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18068)||2000 AF184|| align=right|13,4|| align=right|3,107|| align=right|0,220|| align=right|9,08|| align=right|5,475||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18069)||2000 AS199|| align=right|13,6|| align=right|2,534|| align=right|0,261|| align=right|17,30|| align=right|4,034||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18070)||2000 AC205|| align=right|12,9|| align=right|2,330|| align=right|0,274|| align=right|23,62|| align=right|3,557||MBA||13. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18071)||2000 BA27|| align=right|11,7|| align=right|5,237|| align=right|0,056|| align=right|3,67|| align=right|11,99||JUT||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18072)||2000 CL71|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,147|| align=right|14,47|| align=right|4,075||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18073)||2000 CB82|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,220|| align=right|1,76|| align=right|3,723||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18074)||2000 DW|| align=right|13,9|| align=right|2,262|| align=right|0,134|| align=right|9,39|| align=right|3,402||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18075) Donasharma||2000 DD5|| align=right|14,6|| align=right|2,476|| align=right|0,096|| align=right|5,47|| align=right|3,896||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18076)||2000 DV59|| align=right|14,4|| align=right|2,677|| align=right|0,233|| align=right|3,14|| align=right|4,379||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18077)||2000 EM148|| align=right|13,7|| align=right|2,274|| align=right|0,156|| align=right|7,78|| align=right|3,430||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(18078)||2000 FL31|| align=right|12,5|| align=right|2,674|| align=right|0,200|| align=right|12,48|| align=right|4,373||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18079) Lion-Stoppato||2000 FJ63|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,090|| align=right|8,31|| align=right|5,378||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18080)||2000 GW105|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,204|| align=right|3,36|| align=right|4,416||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18081)||2000 GB126|| align=right|12,7|| align=right|2,420|| align=right|0,187|| align=right|24,42|| align=right|3,764||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18082)||2000 GB136|| align=right|14,5|| align=right|2,265|| align=right|0,203|| align=right|7,33|| align=right|3,409||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18083)||2000 HD22|| align=right|11,6|| align=right|3,201|| align=right|0,119|| align=right|22,41|| align=right|5,725||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18084) Adamwohl||2000 HP47|| align=right|15,1|| align=right|2,443|| align=right|0,143|| align=right|5,87|| align=right|3,819||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18085)||2000 JZ14|| align=right|14,3|| align=right|2,359|| align=right|0,233|| align=right|6,24|| align=right|3,622||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18086) Emilykraft||2000 JQ21|| align=right|14,7|| align=right|3,042|| align=right|0,132|| align=right|3,08|| align=right|5,304||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18087) Yamanaka||2000 JA22|| align=right|16,4|| align=right|2,444|| align=right|0,149|| align=right|2,28|| align=right|3,819||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18088) Roberteunice||2000 JS30|| align=right|15,3|| align=right|2,334|| align=right|0,106|| align=right|3,32|| align=right|3,565||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18089)||2000 JB41|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,251|| align=right|5,29|| align=right|3,599||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18090) Kevinkuo||2000 JA56|| align=right|14,5|| align=right|2,550|| align=right|0,102|| align=right|8,68|| align=right|4,072||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18091) Iranmanesh||2000 JN58|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,082|| align=right|6,47|| align=right|3,800||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18092) Reinhold||2000 KR29|| align=right|14,1|| align=right|2,838|| align=right|0,091|| align=right|1,00|| align=right|4,781||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18093)||2000 KS31|| align=right|13,6|| align=right|3,121|| align=right|0,196|| align=right|15,32|| align=right|5,512||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18094)||2000 KN56|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,105|| align=right|9,93|| align=right|5,199||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18095) Frankblock||2000 LL5|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,105|| align=right|6,98|| align=right|3,638||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18096)||2000 LM16|| align=right|13,8|| align=right|2,404|| align=right|0,246|| align=right|13,50|| align=right|3,726||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18097)||2000 LU19|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,206|| align=right|9,62|| align=right|3,662||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18098)||2000 LR20|| align=right|13,1|| align=right|2,764|| align=right|0,085|| align=right|8,60|| align=right|4,594||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18099) Flamini||2000 LD27|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,132|| align=right|11,27|| align=right|5,174||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18100) Lebreton||2000 LE28|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,173|| align=right|3,47|| align=right|3,404||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18101) Coustenis||2000 LF32|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,193|| align=right|5,10|| align=right|3,452||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18102) Angrilli||2000 LN34|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,137|| align=right|5,12|| align=right|3,783||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18103)||2000 MC5|| align=right|13,6|| align=right|2,362|| align=right|0,142|| align=right|5,54|| align=right|3,630||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18104) Mahalingam||2000 NP3|| align=right|14,3|| align=right|2,286|| align=right|0,137|| align=right|5,37|| align=right|3,455||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18105)||2000 NT3|| align=right|12,8|| align=right|3,067|| align=right|0,308|| align=right|1,29|| align=right|5,371||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18106) Blume||2000 NX3|| align=right|17,9|| align=right|2,444|| align=right|0,513|| align=right|4,23|| align=right|3,819||AMR||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18107)||2000 NC5|| align=right|14,8|| align=right|2,374|| align=right|0,231|| align=right|2,52|| align=right|3,658||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18108)||2000 NT5|| align=right|12,7|| align=right|2,582|| align=right|0,187|| align=right|8,72|| align=right|4,148||MBA||8. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18109)||2000 NG11|| align=right|17,5|| align=right|1,881|| align=right|0,369|| align=right|0,82|| align=right|2,579||AMR||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18110) HASI||2000 NK13|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,144|| align=right|4,24|| align=right|3,584||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18111) Pinet||2000 NB14|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,105|| align=right|2,94|| align=right|4,682||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18112) Jeanlucjosset||2000 NX17|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,254|| align=right|12,06|| align=right|4,060||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18113) Bibring||2000 NC19|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,134|| align=right|1,33|| align=right|3,467||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18114) Rosenbush||2000 NN19|| align=right|12,5|| align=right|2,585|| align=right|0,114|| align=right|13,87|| align=right|4,157||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18115)||2000 NT19|| align=right|14,3|| align=right|2,988|| align=right|0,086|| align=right|10,34|| align=right|5,163||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18116) Prato||2000 NY22|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,176|| align=right|5,07|| align=right|3,434||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18117) Jonhodge||2000 NY23|| align=right|14,5|| align=right|2,352|| align=right|0,088|| align=right|1,14|| align=right|3,607||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18118)||2000 NB24|| align=right|15,5|| align=right|2,180|| align=right|0,104|| align=right|0,76|| align=right|3,217||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18119) Braude||2000 NZ24|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,117|| align=right|0,76|| align=right|3,425||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18120) Lytvynenko||2000 NA25|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,231|| align=right|0,62|| align=right|3,510||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18121) Konovalenko||2000 NF25|| align=right|14,3|| align=right|3,233|| align=right|0,224|| align=right|0,99|| align=right|5,812||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18122)||2000 NL27|| align=right|13,4|| align=right|2,928|| align=right|0,117|| align=right|2,33|| align=right|5,009||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18123)||2000 NS27|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,075|| align=right|1,29|| align=right|5,103||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18124) Leeperry||2000 NE28|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,112|| align=right|5,89|| align=right|3,591||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18125) Brianwilson||2000 OF|| align=right|14,3|| align=right|3,135|| align=right|0,123|| align=right|2,51|| align=right|5,550||MBA||22. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18126)||2000 OU3|| align=right|13,6|| align=right|2,795|| align=right|0,179|| align=right|7,44|| align=right|4,671||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18127) Denversmith||2000 OX3|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,170|| align=right|5,54|| align=right|3,476||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18128) Wysner||2000 OD5|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,122|| align=right|5,51|| align=right|3,413||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18129)||2000 OH5|| align=right|13,3|| align=right|2,318|| align=right|0,052|| align=right|9,83|| align=right|3,528||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18130)||2000 OK5|| align=right|14,2|| align=right|2,401|| align=right|0,206|| align=right|6,93|| align=right|3,719||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18131)||2000 OM5|| align=right|13,6|| align=right|2,988|| align=right|0,039|| align=right|7,18|| align=right|5,165||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18132) Spector||2000 ON9|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,182|| align=right|2,80|| align=right|3,471||MBA||30. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18133)||2000 OL12|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,204|| align=right|1,74|| align=right|4,392||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18134)||2000 OS14|| align=right|12,9|| align=right|3,161|| align=right|0,097|| align=right|16,17|| align=right|5,618||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18135)||2000 OQ20|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,184|| align=right|10,53|| align=right|5,647||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18136)||2000 OD21|| align=right|13,6|| align=right|2,534|| align=right|0,261|| align=right|6,35|| align=right|4,034||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18137)||2000 OU30|| align=right|11,4|| align=right|5,155|| align=right|0,016|| align=right|7,65|| align=right|11,71||JUT||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18138)||2000 OP35|| align=right|15,1|| align=right|2,177|| align=right|0,151|| align=right|4,34|| align=right|3,211||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18139)||2000 OF37|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,093|| align=right|9,30|| align=right|5,221||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18140)||2000 OD39|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,249|| align=right|7,86|| align=right|4,259||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18141)||2000 OK42|| align=right|14,0|| align=right|2,983|| align=right|0,065|| align=right|8,88|| align=right|5,152||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18142) Adamsidman||2000 OG47|| align=right|15,1|| align=right|2,231|| align=right|0,154|| align=right|3,91|| align=right|3,331||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18143)||2000 OK48|| align=right|14,4|| align=right|2,802|| align=right|0,193|| align=right|15,10|| align=right|4,689||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18144)||2000 OO48|| align=right|13,9|| align=right|2,539|| align=right|0,145|| align=right|15,84|| align=right|4,045||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18145)||2000 OX48|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,237|| align=right|5,48|| align=right|3,544||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18146)||2000 OU49|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,144|| align=right|14,02|| align=right|4,228||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18147)||2000 OY50|| align=right|14,5|| align=right|2,593|| align=right|0,177|| align=right|14,23|| align=right|4,174||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18148)||2000 OZ57|| align=right|12,8|| align=right|3,142|| align=right|0,137|| align=right|1,20|| align=right|5,569||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18149)||2000 OB58|| align=right|15,4|| align=right|2,846|| align=right|0,032|| align=right|3,07|| align=right|4,799||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18150)||2000 OC60|| align=right|12,3|| align=right|3,440|| align=right|0,096|| align=right|12,78|| align=right|6,379||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18151)||2000 OT60|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,318|| align=right|2,43|| align=right|5,483||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18152)||2000 OW60|| align=right|13,4|| align=right|3,053|| align=right|0,060|| align=right|9,27|| align=right|5,334||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18153)||2000 OC61|| align=right|11,9|| align=right|3,130|| align=right|0,200|| align=right|15,02|| align=right|5,536||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18154)||2000 PA|| align=right|14,6|| align=right|2,922|| align=right|0,098|| align=right|3,18|| align=right|4,994||MBA||1. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(18155) Jasonschuler||2000 PF2|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,188|| align=right|4,52|| align=right|4,065||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18156) Kamisaibara||2000 PU4|| align=right|12,1|| align=right|3,007|| align=right|0,030|| align=right|9,18|| align=right|5,213||MBA||3. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(18157) Craigwright||2000 PH10|| align=right|14,9|| align=right|2,476|| align=right|0,100|| align=right|7,68|| align=right|3,896||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18158) Nigelreuel||2000 PM10|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,133|| align=right|7,20|| align=right|3,731||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18159) Andrewcook||2000 PW10|| align=right|14,3|| align=right|2,339|| align=right|0,161|| align=right|9,52|| align=right|3,576||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18160) Nihon Uchu Forum||2000 PY12|| align=right|13,2|| align=right|3,022|| align=right|0,131|| align=right|10,69|| align=right|5,252||MBA||7. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(18161)||2000 PZ12|| align=right|12,2|| align=right|2,997|| align=right|0,103|| align=right|9,58|| align=right|5,188||MBA||7. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(18162) Denlea||2000 PX15|| align=right|15,7|| align=right|2,290|| align=right|0,077|| align=right|1,32|| align=right|3,465||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18163) Jennalewis||2000 PF16|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,142|| align=right|5,25|| align=right|3,668||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18164)||2000 PA20|| align=right|12,9|| align=right|3,039|| align=right|0,083|| align=right|9,42|| align=right|5,298||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18165)||2000 PN20|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,204|| align=right|3,23|| align=right|3,601||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18166)||2000 PG27|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,119|| align=right|4,67|| align=right|3,368||MBA||8. srpna 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(18167)||2000 PS27|| align=right|14,1|| align=right|2,772|| align=right|0,074|| align=right|9,63|| align=right|4,616||MBA||6. srpna 2000||Valmeca||Valmeca
|-
|(18168)||2000 PN28|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,141|| align=right|15,44|| align=right|4,101||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(18169)||2000 QF|| align=right|12,3|| align=right|3,153|| align=right|0,161|| align=right|10,10|| align=right|5,599||MBA||20. srpna 2000||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(18170) Ramjeawan||2000 QW2|| align=right|14,7|| align=right|2,673|| align=right|0,194|| align=right|4,55|| align=right|4,369||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18171) Romaneskue||2000 QB5|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,177|| align=right|2,17|| align=right|3,684||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18172)||2000 QL7|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,508|| align=right|17,82|| align=right|3,788||AMR||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18173)||2000 QD8|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,202|| align=right|5,47|| align=right|3,606||MBA||25. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(18174) Khachatryan||2000 QW14|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,107|| align=right|5,78|| align=right|3,528||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18175) Jenniferchoy||2000 QB15|| align=right|14,7|| align=right|2,896|| align=right|0,052|| align=right|1,98|| align=right|4,928||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18176) Julianhong||2000 QG22|| align=right|14,9|| align=right|2,589|| align=right|0,129|| align=right|2,56|| align=right|4,166||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18177) Harunaga||2000 QK27|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,083|| align=right|7,84|| align=right|4,590||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18178)||2000 QP28|| align=right|15,0|| align=right|2,183|| align=right|0,158|| align=right|3,05|| align=right|3,225||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18179)||2000 QV29|| align=right|13,9|| align=right|2,393|| align=right|0,093|| align=right|6,91|| align=right|3,701||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18180) Irenesun||2000 QB30|| align=right|14,7|| align=right|2,212|| align=right|0,160|| align=right|4,52|| align=right|3,289||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18181)||2000 QD34|| align=right|13,2|| align=right|2,339|| align=right|0,298|| align=right|21,21|| align=right|3,576||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18182) Wiener||2000 QC35|| align=right|14,9|| align=right|2,833|| align=right|0,007|| align=right|1,06|| align=right|4,768||MBA||27. srpna 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(18183)||2000 QG37|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,219|| align=right|2,07|| align=right|3,659||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18184) Dianepark||2000 QR37|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,071|| align=right|2,11|| align=right|4,139||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18185)||2000 QW49|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,097|| align=right|1,33|| align=right|5,255||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18186)||2000 QW50|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,091|| align=right|2,38|| align=right|5,107||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18187)||2000 QQ53|| align=right|12,9|| align=right|2,876|| align=right|0,271|| align=right|2,58|| align=right|4,876||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18188)||2000 QD55|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,228|| align=right|3,37|| align=right|5,486||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18189) Medeobaldia||2000 QN82|| align=right|14,3|| align=right|2,704|| align=right|0,037|| align=right|1,85|| align=right|4,446||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18190) Michaelpizer||2000 QY89|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,184|| align=right|5,52|| align=right|4,092||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18191) Rayhe||2000 QL90|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,039|| align=right|3,67|| align=right|4,644||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18192) Craigwallace||2000 QP90|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,043|| align=right|3,89|| align=right|4,631||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18193) Hollilydrury||2000 QT93|| align=right|15,5|| align=right|2,470|| align=right|0,158|| align=right|4,05|| align=right|3,880||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18194)||2000 QE100|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,018|| align=right|10,17|| align=right|5,608||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18195)||2000 QG116|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,261|| align=right|2,02|| align=right|3,387||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18196) Rowberry||2000 QY132|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,168|| align=right|3,45|| align=right|3,474||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18197)||2055 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,137|| align=right|8,82|| align=right|3,641||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18198)||2056 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,931|| align=right|0,117|| align=right|12,30|| align=right|5,018||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18199)||2583 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,925|| align=right|0,079|| align=right|2,94|| align=right|5,002||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18200)||2714 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,271|| align=right|2,07|| align=right|3,660||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18201)||2733 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,519|| align=right|0,124|| align=right|2,88|| align=right|3,998||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18202)||2757 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,224|| align=right|1,42|| align=right|5,657||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18203)||2837 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,537|| align=right|0,091|| align=right|3,05|| align=right|4,040||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18204)||3065 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,702|| align=right|0,131|| align=right|5,60|| align=right|4,440||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18205)||3090 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,168|| align=right|0,231|| align=right|14,20|| align=right|5,637||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18206)||3093 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,888|| align=right|0,085|| align=right|12,36|| align=right|4,907||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18207)||4041 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,171|| align=right|1,87|| align=right|3,640||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18208)||4095 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,713|| align=right|0,143|| align=right|4,37|| align=right|4,468||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18209)||4158 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,058|| align=right|4,26|| align=right|3,629||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18210)||4529 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,183|| align=right|0,137|| align=right|4,75|| align=right|5,677||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18211)||4597 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,201|| align=right|3,74|| align=right|3,490||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18212)||4603 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,201|| align=right|3,04|| align=right|5,706||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18213)||4607 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,704|| align=right|0,116|| align=right|5,42|| align=right|4,446||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18214)||4615 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,174|| align=right|2,54|| align=right|5,703||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18215)||4792 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,041|| align=right|2,42|| align=right|5,026||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18216)||4917 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,515|| align=right|0,069|| align=right|2,21|| align=right|3,988||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18217)||5021 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,357|| align=right|0,173|| align=right|9,78|| align=right|3,619||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18218)||6245 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,088|| align=right|13,04|| align=right|4,198||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18219)||6260 P-L|| align=right|11,6|| align=right|3,180|| align=right|0,055|| align=right|16,27|| align=right|5,671||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18220)||6286 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,214|| align=right|0,100|| align=right|2,82|| align=right|5,762||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18221)||6526 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,137|| align=right|18,11|| align=right|5,650||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18222)||6669 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,179|| align=right|6,41|| align=right|3,347||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18223)||6700 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,096|| align=right|3,22|| align=right|4,467||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18224)||6726 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,936|| align=right|0,055|| align=right|3,03|| align=right|5,029||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18225)||7069 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,515|| align=right|0,131|| align=right|11,53|| align=right|3,987||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18226)||1182 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,669|| align=right|0,163|| align=right|12,98|| align=right|4,361||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18227)||1222 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,440|| align=right|0,233|| align=right|11,27|| align=right|3,812||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18228) Hyperenor||3163 T-1|| align=right|12,5|| align=right|5,280|| align=right|0,127|| align=right|3,21|| align=right|12,14||JUT||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18229)||3222 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,128|| align=right|0,209|| align=right|1,61|| align=right|3,104||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18230)||3285 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,454|| align=right|0,211|| align=right|4,86|| align=right|3,844||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18231)||3286 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,124|| align=right|13,20|| align=right|4,522||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18232)||3322 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,586|| align=right|0,225|| align=right|15,37|| align=right|4,158||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18233)||4068 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,084|| align=right|11,55|| align=right|5,434||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18234)||4262 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,743|| align=right|0,082|| align=right|3,29|| align=right|4,543||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18235) Lynden-Bell||1003 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,161|| align=right|0,71|| align=right|5,426||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18236) Bernardburke||1059 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,410|| align=right|0,044|| align=right|3,87|| align=right|3,741||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18237) Kenfreeman||1182 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,459|| align=right|0,156|| align=right|2,49|| align=right|3,856||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18238) Frankshu||1241 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,063|| align=right|0,084|| align=right|8,81|| align=right|5,361||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18239) Ekers||1251 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,076|| align=right|0,166|| align=right|1,25|| align=right|5,395||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18240) Mould||1317 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,129|| align=right|6,58|| align=right|3,876||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18241) Genzel||1325 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,727|| align=right|0,069|| align=right|5,20|| align=right|4,503||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18242) Peebles||2102 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,146|| align=right|2,55|| align=right|3,615||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18243) Gunn||2272 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,243|| align=right|0,094|| align=right|6,88|| align=right|3,359||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18244) Anneila||3008 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,727|| align=right|0,110|| align=right|9,09|| align=right|4,503||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18245)||3061 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,009|| align=right|16,78|| align=right|5,417||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18246)||3088 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,118|| align=right|3,23|| align=right|4,503||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18247)||3151 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,084|| align=right|3,75|| align=right|3,359||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18248)||3152 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,249|| align=right|0,066|| align=right|6,36|| align=right|3,372||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18249)||3175 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,251|| align=right|0,156|| align=right|5,54|| align=right|3,376||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18250)||3178 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,886|| align=right|0,066|| align=right|3,18|| align=right|4,902||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18251)||3207 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,094|| align=right|7,08|| align=right|3,372||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18252)||3282 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,073|| align=right|5,55|| align=right|3,860||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18253)||3295 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,444|| align=right|0,142|| align=right|6,82|| align=right|3,820||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18254)||4062 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,113|| align=right|13,06|| align=right|4,478||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18255)||4188 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,032|| align=right|3,16|| align=right|4,521||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18256)||4195 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,081|| align=right|3,44|| align=right|4,505||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18257)||4209 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,089|| align=right|0,109|| align=right|5,85|| align=right|5,427||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18258)||4250 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,540|| align=right|0,119|| align=right|14,05|| align=right|4,047||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18259)||4311 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,099|| align=right|3,51|| align=right|3,405||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18260)||5056 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,452|| align=right|0,205|| align=right|13,36|| align=right|3,838||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18261)||5065 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,477|| align=right|0,074|| align=right|9,81|| align=right|3,898||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18262)||5125 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,073|| align=right|0,208|| align=right|9,41|| align=right|5,386||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18263) Anchialos||5167 T-2|| align=right|11,6|| align=right|5,146|| align=right|0,039|| align=right|10,64|| align=right|11,68||JUT||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18264)||5184 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,111|| align=right|9,20|| align=right|5,407||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18265)||1136 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,110|| align=right|4,88|| align=right|3,367||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18266)||1189 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,204|| align=right|4,02|| align=right|3,817||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18267)||2122 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,079|| align=right|2,80|| align=right|3,339||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18268) Dardanos||2140 T-3|| align=right|12,3|| align=right|5,172|| align=right|0,096|| align=right|16,59|| align=right|11,77||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18269)||2206 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,103|| align=right|2,66|| align=right|4,681||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18270)||2312 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,205|| align=right|0,053|| align=right|2,67|| align=right|3,275||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18271)||2332 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,462|| align=right|0,080|| align=right|5,54|| align=right|3,862||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18272)||2495 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,470|| align=right|0,098|| align=right|2,85|| align=right|3,880||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18273)||3140 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,204|| align=right|0,041|| align=right|0,26|| align=right|3,270||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18274)||3150 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,776|| align=right|0,085|| align=right|1,33|| align=right|4,624||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18275)||3173 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,777|| align=right|0,025|| align=right|8,39|| align=right|4,628||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18276)||3355 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,796|| align=right|0,075|| align=right|8,64|| align=right|4,674||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18277)||3446 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,776|| align=right|0,030|| align=right|4,08|| align=right|4,624||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18278) Drymas||4035 T-3|| align=right|11,7|| align=right|5,207|| align=right|0,069|| align=right|17,91|| align=right|11,88||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18279)||4221 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,749|| align=right|0,141|| align=right|9,31|| align=right|4,558||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18280)||4245 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,424|| align=right|0,129|| align=right|7,54|| align=right|3,774||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18281) Tros||4317 T-3|| align=right|12,8|| align=right|5,171|| align=right|0,103|| align=right|9,56|| align=right|11,76||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18282) Ilos||4369 T-3|| align=right|12,8|| align=right|5,210|| align=right|0,077|| align=right|8,72|| align=right|11,90||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18283)||5165 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,441|| align=right|0,166|| align=right|7,13|| align=right|3,812||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18284) Tsereteli||1970 PU|| align=right|15,0|| align=right|2,210|| align=right|0,252|| align=right|4,29|| align=right|3,285||MBA||10. srpna 1970||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(18285)||1972 GJ|| align=right|12,3|| align=right|2,673|| align=right|0,123|| align=right|12,38|| align=right|4,369||MBA||14. dubna 1972||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(18286) Kneipp||1973 UN5|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,158|| align=right|3,28|| align=right|3,763||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(18287)||1975 TU3|| align=right|13,5|| align=right|2,270|| align=right|0,051|| align=right|8,82|| align=right|3,420||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(18288) Nozdrachev||1975 VX2|| align=right|13,2|| align=right|2,888|| align=right|0,170|| align=right|8,29|| align=right|4,907||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(18289)||1976 UB16|| align=right|14,0|| align=right|2,811|| align=right|0,183|| align=right|12,19|| align=right|4,713||MBA||22. října 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(18290)||1977 DR2|| align=right|14,5|| align=right|2,324|| align=right|0,085|| align=right|6,73|| align=right|3,542||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(18291)||1977 DL4|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,234|| align=right|4,45|| align=right|4,128||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(18292) Zoltowski||1977 FB|| align=right|14,9|| align=right|2,953|| align=right|0,077|| align=right|2,69|| align=right|5,074||MBA||17. března 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(18293)||1978 SQ4|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,222|| align=right|4,50|| align=right|3,605||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(18294)||1978 SF5|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,198|| align=right|6,50|| align=right|3,436||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(18295)||1978 TT7|| align=right|13,6|| align=right|2,663|| align=right|0,264|| align=right|10,43|| align=right|4,345||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(18296)||1978 VW2|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,154|| align=right|1,74|| align=right|5,648||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(18297)||1978 VG4|| align=right|14,9|| align=right|2,721|| align=right|0,008|| align=right|3,40|| align=right|4,489||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(18298)||1979 MZ4|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,201|| align=right|8,64|| align=right|4,104||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(18299)||1979 MT8|| align=right|13,8|| align=right|2,882|| align=right|0,106|| align=right|4,81|| align=right|4,891||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(18300)||1979 PA|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,266|| align=right|12,09|| align=right|4,087||MBA||14. srpna 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(18301) Konyukhov||1979 QZ9|| align=right|13,7|| align=right|2,254|| align=right|0,179|| align=right|3,25|| align=right|3,383||MBA||27. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(18302)||1980 FL3|| align=right|13,7|| align=right|2,753|| align=right|0,107|| align=right|9,03|| align=right|4,567||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(18303)||1980 PU|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,207|| align=right|4,27|| align=right|3,244||MBA||6. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(18304)||1981 DH1|| align=right|13,0|| align=right|3,058|| align=right|0,196|| align=right|7,24|| align=right|5,346||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18305)||1981 DL1|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,146|| align=right|13,94|| align=right|5,551||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18306)||1981 EF9|| align=right|14,3|| align=right|2,309|| align=right|0,106|| align=right|3,99|| align=right|3,508||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18307)||1981 ER10|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,151|| align=right|2,24|| align=right|3,447||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18308)||1981 EZ11|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,057|| align=right|3,75|| align=right|3,494||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18309)||1981 EV13|| align=right|13,5|| align=right|3,186|| align=right|0,164|| align=right|9,96|| align=right|5,687||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18310)||1981 EJ16|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,103|| align=right|6,52|| align=right|3,551||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18311)||1981 EV16|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,163|| align=right|5,95|| align=right|3,595||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18312)||1981 EC19|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,118|| align=right|5,59|| align=right|3,449||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18313)||1981 EB23|| align=right|14,2|| align=right|2,440|| align=right|0,212|| align=right|2,71|| align=right|3,811||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18314)||1981 EX27|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,160|| align=right|0,31|| align=right|3,638||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18315)||1981 ED37|| align=right|14,8|| align=right|2,318|| align=right|0,217|| align=right|4,08|| align=right|3,528||MBA||11. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18316)||1981 EJ38|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,086|| align=right|9,02|| align=right|4,297||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18317)||1981 EM41|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,178|| align=right|5,95|| align=right|5,361||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18318)||1981 ET43|| align=right|15,1|| align=right|3,119|| align=right|0,107|| align=right|27,69|| align=right|5,509||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18319)||1981 QS2|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,188|| align=right|2,81|| align=right|3,720||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18320)||1981 UJ28|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,161|| align=right|1,67|| align=right|3,716||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(18321) Bobrov||1982 UQ10|| align=right|14,2|| align=right|2,705|| align=right|0,278|| align=right|3,35|| align=right|4,448||MBA||25. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(18322)||1982 VF5|| align=right|14,0|| align=right|2,704|| align=right|0,163|| align=right|5,34|| align=right|4,445||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(18323)||1983 RZ2|| align=right|14,2|| align=right|2,572|| align=right|0,202|| align=right|8,91|| align=right|4,123||MBA||2. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18324)||1984 HA2|| align=right|13,5|| align=right|3,016|| align=right|0,309|| align=right|7,82|| align=right|5,238||MBA||27. dubna 1984||La Silla||La Silla
|-
|(18325)||1984 SB2|| align=right|13,6|| align=right|2,550|| align=right|0,161|| align=right|26,37|| align=right|4,071||MBA||29. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(18326)||1985 CV1|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,127|| align=right|1,93|| align=right|5,773||MBA||11. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18327)||1985 CX1|| align=right|15,3|| align=right|2,231|| align=right|0,079|| align=right|2,57|| align=right|3,331||MBA||12. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18328)||1985 UU|| align=right|14,3|| align=right|2,430|| align=right|0,185|| align=right|10,45|| align=right|3,786||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(18329)||1986 RY4|| align=right|14,6|| align=right|2,262|| align=right|0,187|| align=right|4,37|| align=right|3,401||MBA||1. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18330)||1987 BW1|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,156|| align=right|4,00|| align=right|3,514||MBA||25. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18331)||1987 DQ6|| align=right|12,2|| align=right|3,107|| align=right|0,079|| align=right|16,07|| align=right|5,475||MBA||24. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18332)||1987 ON|| align=right|14,3|| align=right|2,598|| align=right|0,199|| align=right|13,92|| align=right|4,188||MBA||19. července 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18333)||1987 OV|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,176|| align=right|8,48|| align=right|4,121||MBA||19. července 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18334) Drozdov||1987 RA3|| align=right|13,7|| align=right|2,568|| align=right|0,245|| align=right|4,37|| align=right|4,115||MBA||2. září 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(18335)||1987 SC1|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,255|| align=right|5,36|| align=right|4,167||MBA||19. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(18336)||1988 LG|| align=right|13,3|| align=right|2,433|| align=right|0,149|| align=right|15,21|| align=right|3,795||MBA||15. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18337)||1988 RB11|| align=right|14,0|| align=right|3,183|| align=right|0,204|| align=right|0,95|| align=right|5,679||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(18338)||1989 EP2|| align=right|14,2|| align=right|2,781|| align=right|0,095|| align=right|7,91|| align=right|4,637||MBA||4. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18339)||1989 GM2|| align=right|14,4|| align=right|2,702|| align=right|0,165|| align=right|6,08|| align=right|4,442||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18340)||1989 OM|| align=right|13,5|| align=right|2,934|| align=right|0,291|| align=right|17,08|| align=right|5,024||MBA||29. července 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(18341)||1989 SJ5|| align=right|13,6|| align=right|2,343|| align=right|0,072|| align=right|7,14|| align=right|3,585||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18342)||1989 ST9|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,237|| align=right|2,28|| align=right|3,603||MBA||26. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18343)||1989 TN|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,193|| align=right|3,53|| align=right|3,750||MBA||2. října 1989||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(18344)||1989 TN11|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,176|| align=right|6,58|| align=right|3,582||MBA||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(18345)||1989 UP4|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,195|| align=right|1,15|| align=right|5,633||MBA||22. října 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(18346)||1989 WG|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,198|| align=right|5,69|| align=right|3,637||MBA||20. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(18347)||1989 WU|| align=right|14,2|| align=right|2,233|| align=right|0,156|| align=right|4,96|| align=right|3,335||MBA||20. listopadu 1989||Oohira||Oohira
|-
|(18348)||1990 BM1|| align=right|13,6|| align=right|2,356|| align=right|0,243|| align=right|25,31|| align=right|3,616||MBA||22. ledna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18349)||1990 OV4|| align=right|14,1|| align=right|2,889|| align=right|0,232|| align=right|16,37|| align=right|4,911||MBA||25. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18350)||1990 QJ2|| align=right|15,6|| align=right|2,192|| align=right|0,160|| align=right|1,55|| align=right|3,245||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18351)||1990 QN5|| align=right|13,6|| align=right|2,790|| align=right|0,176|| align=right|8,64|| align=right|4,659||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18352)||1990 QB8|| align=right|14,3|| align=right|2,759|| align=right|0,052|| align=right|6,55|| align=right|4,582||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18353)||1990 QF9|| align=right|13,6|| align=right|2,788|| align=right|0,111|| align=right|15,36|| align=right|4,654||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18354)||1990 RK5|| align=right|14,0|| align=right|2,861|| align=right|0,271|| align=right|4,70|| align=right|4,839||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18355)||1990 RN9|| align=right|13,2|| align=right|2,652|| align=right|0,248|| align=right|10,89|| align=right|4,318||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18356)||1990 SF1|| align=right|13,6|| align=right|2,843|| align=right|0,178|| align=right|3,61|| align=right|4,794||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18357)||1990 SR2|| align=right|14,4|| align=right|2,189|| align=right|0,197|| align=right|4,74|| align=right|3,237||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18358)||1990 SB11|| align=right|15,0|| align=right|2,196|| align=right|0,175|| align=right|4,47|| align=right|3,254||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18359) Jakobstaude||1990 TL7|| align=right|14,7|| align=right|2,926|| align=right|0,097|| align=right|1,18|| align=right|5,004||MBA||13. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(18360) Sachs||1990 TF9|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,188|| align=right|8,30|| align=right|4,524||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(18361)||1990 VN6|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,045|| align=right|6,68|| align=right|3,415||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18362)||1990 VX6|| align=right|13,9|| align=right|2,982|| align=right|0,118|| align=right|11,24|| align=right|5,148||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18363)||1990 VW8|| align=right|13,8|| align=right|2,588|| align=right|0,165|| align=right|12,97|| align=right|4,163||MBA||12. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18364)||1990 WF4|| align=right|13,6|| align=right|3,144|| align=right|0,149|| align=right|11,99|| align=right|5,573||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18365) Shimomoto||1990 WN5|| align=right|12,0|| align=right|3,015|| align=right|0,039|| align=right|11,15|| align=right|5,236||MBA||17. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(18366)||1991 DG1|| align=right|12,9|| align=right|3,095|| align=right|0,161|| align=right|4,97|| align=right|5,444||MBA||18. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18367)||1991 FS1|| align=right|14,6|| align=right|2,422|| align=right|0,151|| align=right|0,42|| align=right|3,769||MBA||17. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18368) Flandrau||1991 GZ1|| align=right|14,6|| align=right|1,928|| align=right|0,055|| align=right|23,80|| align=right|2,677||MBA||15. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(18369)||1991 LM|| align=right|13,1|| align=right|2,569|| align=right|0,089|| align=right|16,56|| align=right|4,117||MBA||13. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18370)||1991 NS2|| align=right|13,6|| align=right|2,551|| align=right|0,174|| align=right|7,67|| align=right|4,074||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18371)||1991 PH10|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,151|| align=right|1,68|| align=right|4,236||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18372)||1991 RF16|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,137|| align=right|4,08|| align=right|4,268||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18373)||1991 RQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,157|| align=right|4,10|| align=right|4,388||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18374)||1991 RA18|| align=right|14,6|| align=right|2,688|| align=right|0,136|| align=right|3,05|| align=right|4,406||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18375)||1991 RC27|| align=right|13,5|| align=right|2,636|| align=right|0,178|| align=right|13,63|| align=right|4,279||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18376) Quirk||1991 SQ|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,234|| align=right|10,48|| align=right|4,497||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18377)||1991 SH1|| align=right|13,5|| align=right|2,573|| align=right|0,199|| align=right|14,06|| align=right|4,126||MBA||28. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18378)||1991 UX2|| align=right|13,8|| align=right|2,562|| align=right|0,071|| align=right|16,10|| align=right|4,099||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18379)||1991 VJ6|| align=right|13,8|| align=right|2,791|| align=right|0,141|| align=right|10,41|| align=right|4,662||MBA||6. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18380)||1991 VZ8|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,154|| align=right|6,85|| align=right|4,402||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18381)||1991 YU|| align=right|13,8|| align=right|2,801|| align=right|0,142|| align=right|6,62|| align=right|4,687||MBA||30. prosince 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(18382)||1992 EG22|| align=right|14,8|| align=right|2,170|| align=right|0,175|| align=right|5,17|| align=right|3,196||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18383)||1992 ER28|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,157|| align=right|2,52|| align=right|5,466||MBA||8. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18384)||1992 ES28|| align=right|14,2|| align=right|2,912|| align=right|0,023|| align=right|2,62|| align=right|4,968||MBA||8. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18385)||1992 EG31|| align=right|13,5|| align=right|3,036|| align=right|0,097|| align=right|10,45|| align=right|5,289||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18386)||1992 EL35|| align=right|15,1|| align=right|2,269|| align=right|0,161|| align=right|5,49|| align=right|3,416||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18387)||1992 GN3|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,238|| align=right|2,23|| align=right|3,629||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18388)||1992 GX4|| align=right|14,6|| align=right|2,280|| align=right|0,097|| align=right|4,15|| align=right|3,441||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18389)||1992 JU2|| align=right|14,6|| align=right|2,186|| align=right|0,230|| align=right|5,20|| align=right|3,232||MBA||4. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18390)||1992 JD3|| align=right|14,1|| align=right|2,269|| align=right|0,112|| align=right|6,63|| align=right|3,417||MBA||7. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18391)||1992 PO1|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,250|| align=right|3,13|| align=right|3,710||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(18392)||1992 PT4|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,174|| align=right|9,61|| align=right|3,748||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18393)||1992 QB|| align=right|14,4|| align=right|2,371|| align=right|0,226|| align=right|24,11|| align=right|3,650||MBA||19. srpna 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18394)||1992 RR5|| align=right|14,2|| align=right|2,456|| align=right|0,179|| align=right|4,06|| align=right|3,847||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18395) Schmiedmayer||1992 SH2|| align=right|14,1|| align=right|2,413|| align=right|0,114|| align=right|4,79|| align=right|3,748||MBA||21. září 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(18396) Nellysachs||1992 SN2|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,185|| align=right|2,98|| align=right|3,697||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(18397)||1992 SF14|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,311|| align=right|18,04|| align=right|4,137||MBA||28. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(18398) Bregenz||1992 SQ23|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,310|| align=right|7,83|| align=right|3,505||MBA||23. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(18399)||1992 WK1|| align=right|12,1|| align=right|3,160|| align=right|0,205|| align=right|18,19|| align=right|5,615||MBA||17. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18400)||1992 WY3|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,099|| align=right|10,27|| align=right|4,109||MBA||25. listopadu 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(18401)||1992 WE4|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,189|| align=right|16,51|| align=right|4,021||MBA||21. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18402)||1992 YU2|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,265|| align=right|4,03|| align=right|4,135||MBA||26. prosince 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(18403)||1993 AG|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,307|| align=right|3,65|| align=right|4,277||MBA||13. ledna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18404)||1993 FQ2|| align=right|12,8|| align=right|2,765|| align=right|0,170|| align=right|9,90|| align=right|4,597||MBA||20. března 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18405)||1993 FY12|| align=right|12,8|| align=right|2,850|| align=right|0,074|| align=right|9,46|| align=right|4,810||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18406)||1993 FT14|| align=right|14,3|| align=right|2,598|| align=right|0,246|| align=right|5,54|| align=right|4,187||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18407)||1993 FQ24|| align=right|13,2|| align=right|2,807|| align=right|0,126|| align=right|7,90|| align=right|4,703||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18408)||1993 FP30|| align=right|13,3|| align=right|3,060|| align=right|0,069|| align=right|7,32|| align=right|5,353||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18409)||1993 FF36|| align=right|16,2|| align=right|2,147|| align=right|0,072|| align=right|6,16|| align=right|3,146||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18410)||1993 FC51|| align=right|14,8|| align=right|2,860|| align=right|0,075|| align=right|1,22|| align=right|4,835||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18411)||1993 FB82|| align=right|13,8|| align=right|3,017|| align=right|0,103|| align=right|8,06|| align=right|5,239||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18412)||1993 LX|| align=right|14,6|| align=right|3,037|| align=right|0,090|| align=right|11,72|| align=right|5,293||MBA||13. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18413)||1993 LD1|| align=right|14,4|| align=right|3,056|| align=right|0,117|| align=right|11,21|| align=right|5,341||MBA||13. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18414)||1993 OY6|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,220|| align=right|6,17|| align=right|3,482||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18415)||1993 PW5|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,113|| align=right|2,92|| align=right|3,280||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(18416)||1993 QW|| align=right|14,4|| align=right|2,266|| align=right|0,229|| align=right|25,59|| align=right|3,411||MBA||22. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18417)||1993 QY9|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,145|| align=right|5,09|| align=right|3,363||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18418)||1993 TV1|| align=right|14,1|| align=right|2,249|| align=right|0,202|| align=right|9,14|| align=right|3,372||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18419)||1993 TS20|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,112|| align=right|2,24|| align=right|3,455||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18420)||1993 TR25|| align=right|15,1|| align=right|2,384|| align=right|0,131|| align=right|3,60|| align=right|3,681||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18421)||1993 TV34|| align=right|15,1|| align=right|2,195|| align=right|0,071|| align=right|0,98|| align=right|3,252||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18422)||1993 UE6|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,191|| align=right|6,07|| align=right|3,447||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18423)||1993 UF7|| align=right|14,8|| align=right|2,228|| align=right|0,111|| align=right|4,53|| align=right|3,326||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18424)||1993 YG|| align=right|14,2|| align=right|2,311|| align=right|0,142|| align=right|2,81|| align=right|3,512||MBA||17. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18425)||1993 YL|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,158|| align=right|3,24|| align=right|3,696||MBA||18. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18426) Maffei||1993 YN2|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,174|| align=right|2,84|| align=right|3,675||MBA||18. prosince 1993||Sormano||E. Colzani; G. Ventre
|-
|(18427)||1994 AY|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,193|| align=right|1,55|| align=right|3,627||MBA||4. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18428)||1994 AC1|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,191|| align=right|8,02|| align=right|3,651||MBA||7. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18429)||1994 AO1|| align=right|13,2|| align=right|2,450|| align=right|0,107|| align=right|11,39|| align=right|3,834||MBA||8. ledna 1994||Dynic||A. Sugie
|-
|(18430) Balzac||1994 AK16|| align=right|14,4|| align=right|2,392|| align=right|0,102|| align=right|6,62|| align=right|3,700||MBA||14. ledna 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(18431)||1994 BM|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,115|| align=right|6,03|| align=right|3,731||MBA||16. ledna 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(18432)||1994 CJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,135|| align=right|7,68|| align=right|4,111||MBA||13. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18433)||1994 EQ|| align=right|14,3|| align=right|2,574|| align=right|0,149|| align=right|12,88|| align=right|4,129||MBA||4. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18434) Mikesandras||1994 EW7|| align=right|13,4|| align=right|2,443|| align=right|0,233|| align=right|24,92|| align=right|3,819||MBA||12. března 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(18435)||1994 GW10|| align=right|14,3|| align=right|2,439|| align=right|0,186|| align=right|7,71|| align=right|3,808||MBA||14. dubna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(18436)||1994 GY10|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,149|| align=right|8,72|| align=right|4,245||MBA||14. dubna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(18437)||1994 JR|| align=right|13,4|| align=right|2,586|| align=right|0,122|| align=right|15,11|| align=right|4,158||MBA||5. května 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18438)||1994 JM6|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,021|| align=right|6,01|| align=right|4,484||MBA||4. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18439)||1994 LJ1|| align=right|12,8|| align=right|2,690|| align=right|0,204|| align=right|12,31|| align=right|4,412||MBA||9. června 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(18440)||1994 NV1|| align=right|14,9|| align=right|3,046|| align=right|0,276|| align=right|6,52|| align=right|5,316||MBA||8. července 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(18441)||1994 PE|| align=right|14,2|| align=right|3,095|| align=right|0,089|| align=right|10,06|| align=right|5,444||MBA||5. srpna 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(18442)||1994 PK3|| align=right|13,8|| align=right|2,912|| align=right|0,072|| align=right|1,38|| align=right|4,969||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18443)||1994 PW8|| align=right|13,5|| align=right|2,977|| align=right|0,049|| align=right|8,66|| align=right|5,135||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18444)||1994 PL10|| align=right|13,9|| align=right|3,140|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|5,563||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18445)||1994 PC12|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,114|| align=right|12,90|| align=right|5,515||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18446)||1994 PN13|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,214|| align=right|1,03|| align=right|5,640||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18447)||1994 PU13|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,034|| align=right|2,14|| align=right|5,462||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18448)||1994 PW17|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,190|| align=right|0,81|| align=right|5,424||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18449)||1994 PT19|| align=right|13,1|| align=right|3,117|| align=right|0,173|| align=right|1,85|| align=right|5,502||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18450)||1994 PG27|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,144|| align=right|1,40|| align=right|5,320||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18451)||1994 PZ27|| align=right|13,9|| align=right|3,037|| align=right|0,137|| align=right|3,00|| align=right|5,292||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18452)||1994 PL33|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,171|| align=right|5,62|| align=right|5,579||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18453)||1994 TT|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,235|| align=right|5,95|| align=right|4,060||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18454)||1995 BF1|| align=right|13,8|| align=right|2,202|| align=right|0,077|| align=right|4,02|| align=right|3,267||MBA||23. ledna 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(18455)||1995 DF|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,147|| align=right|4,52|| align=right|3,342||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18456)||1995 ES|| align=right|15,0|| align=right|2,262|| align=right|0,098|| align=right|7,14|| align=right|3,401||MBA||8. března 1995||Kleť||Klet
|-
|(18457)||1995 EX7|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,149|| align=right|0,58|| align=right|3,456||MBA||5. března 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(18458) Caesar||1995 EY8|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,138|| align=right|5,88|| align=right|3,489||MBA||5. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(18459)||1995 FD1|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,165|| align=right|1,84|| align=right|3,676||MBA||28. března 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18460) Pecková||1995 PG|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,139|| align=right|14,55|| align=right|4,076||MBA||5. srpna 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(18461)||1995 QQ|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,114|| align=right|13,75|| align=right|4,311||MBA||17. srpna 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(18462) Riccò||1995 QS2|| align=right|14,7|| align=right|2,903|| align=right|0,090|| align=right|2,31|| align=right|4,944||MBA||26. srpna 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(18463)||1995 SV16|| align=right|14,7|| align=right|2,857|| align=right|0,087|| align=right|0,28|| align=right|4,829||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18464)||1995 SK23|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,145|| align=right|9,07|| align=right|4,713||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18465)||1995 SB34|| align=right|14,8|| align=right|2,793|| align=right|0,010|| align=right|4,56|| align=right|4,667||MBA||22. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18466)||1995 SU37|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,127|| align=right|13,54|| align=right|4,621||MBA||24. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18467)||1995 SX52|| align=right|12,8|| align=right|2,810|| align=right|0,182|| align=right|3,35|| align=right|4,711||MBA||22. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18468)||1995 UE8|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,060|| align=right|8,32|| align=right|4,703||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18469)||1995 UC9|| align=right|14,7|| align=right|2,934|| align=right|0,056|| align=right|2,41|| align=right|5,026||MBA||20. října 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(18470)||1995 UX44|| align=right|13,8|| align=right|2,954|| align=right|0,087|| align=right|1,92|| align=right|5,076||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18471)||1995 UZ45|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,158|| align=right|9,33|| align=right|4,573||MBA||20. října 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(18472)||1995 VA1|| align=right|14,7|| align=right|2,851|| align=right|0,233|| align=right|1,51|| align=right|4,812||MBA||12. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18473)||1995 VK1|| align=right|14,0|| align=right|2,728|| align=right|0,071|| align=right|1,80|| align=right|4,506||MBA||15. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18474)||1995 WV3|| align=right|12,7|| align=right|3,000|| align=right|0,214|| align=right|18,20|| align=right|5,195||MBA||18. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18475)||1995 WM7|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,120|| align=right|10,06|| align=right|5,137||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18476)||1995 WR7|| align=right|12,7|| align=right|3,163|| align=right|0,096|| align=right|8,14|| align=right|5,624||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18477)||1995 WA11|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,207|| align=right|10,54|| align=right|5,650||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18478)||1995 WT15|| align=right|13,8|| align=right|2,885|| align=right|0,088|| align=right|2,21|| align=right|4,900||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18479)||1995 XR|| align=right|12,8|| align=right|2,989|| align=right|0,037|| align=right|9,07|| align=right|5,166||MBA||12. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18480)||1995 YB|| align=right|13,7|| align=right|2,650|| align=right|0,237|| align=right|13,07|| align=right|4,314||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18481)||1995 YH|| align=right|12,5|| align=right|2,985|| align=right|0,132|| align=right|8,84|| align=right|5,155||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18482)||1995 YO|| align=right|12,7|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|10,38|| align=right|5,650||MBA||19. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18483)||1995 YY2|| align=right|12,2|| align=right|3,139|| align=right|0,242|| align=right|10,81|| align=right|5,561||MBA||26. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18484)||1995 YB3|| align=right|13,6|| align=right|3,088|| align=right|0,183|| align=right|2,65|| align=right|5,424||MBA||27. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(18485)||1996 AB|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,138|| align=right|2,55|| align=right|5,706||MBA||1. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18486)||1996 AS2|| align=right|13,9|| align=right|3,151|| align=right|0,187|| align=right|2,01|| align=right|5,592||MBA||13. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18487)||1996 AU3|| align=right|11,7|| align=right|2,644|| align=right|0,179|| align=right|15,10|| align=right|4,299||MBA||13. ledna 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18488)||1996 AY3|| align=right|11,9|| align=right|3,177|| align=right|0,270|| align=right|17,68|| align=right|5,662||MBA||13. ledna 1996||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(18489)||1996 BV2|| align=right|12,7|| align=right|2,576|| align=right|0,114|| align=right|16,10|| align=right|4,134||MBA||26. ledna 1996||Kashihara||F. Uto
|-
|(18490)||1996 BG17|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,226|| align=right|7,12|| align=right|4,667||MBA||24. ledna 1996||Socorro||Socorro
|-
|(18491)||1996 DP2|| align=right|13,8|| align=right|2,322|| align=right|0,122|| align=right|7,25|| align=right|3,537||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18492)||1996 GS2|| align=right|14,4|| align=right|2,245|| align=right|0,147|| align=right|7,39|| align=right|3,364||MBA||8. dubna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18493)||1996 HV9|| align=right|11,0|| align=right|5,317|| align=right|0,092|| align=right|17,19|| align=right|12,26||JUT||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18494)||1996 HH10|| align=right|16,2|| align=right|2,168|| align=right|0,114|| align=right|3,28|| align=right|3,192||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18495)||1996 HH24|| align=right|14,9|| align=right|2,177|| align=right|0,209|| align=right|4,28|| align=right|3,212||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18496)||1996 JN1|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,191|| align=right|1,66|| align=right|3,742||MBA||9. května 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18497) Nevězice||1996 LK1|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,144|| align=right|8,15|| align=right|3,442||MBA||11. června 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(18498) Cesaro||1996 MN|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,147|| align=right|5,94|| align=right|3,421||MBA||22. června 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18499)||1996 MR|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,352|| align=right|4,29|| align=right|3,697||MBA||22. června 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(18500)||1996 NX3|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,048|| align=right|4,73|| align=right|3,520||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18501)||1996 OB|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,039|| align=right|3,06|| align=right|3,458||MBA||16. července 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(18502)||1996 PK1|| align=right|16,3|| align=right|2,445|| align=right|0,196|| align=right|3,17|| align=right|3,822||MBA||11. srpna 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(18503)||1996 PY4|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,264|| align=right|23,91|| align=right|3,626||MBA||15. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(18504)||1996 PB5|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,172|| align=right|3,33|| align=right|3,392||MBA||15. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(18505) Caravelli||1996 PG5|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,127|| align=right|4,18|| align=right|3,348||MBA||9. srpna 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(18506)||1996 PY6|| align=right|14,8|| align=right|2,311|| align=right|0,234|| align=right|23,21|| align=right|3,512||MBA||15. srpna 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(18507)||1996 QM1|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,098|| align=right|6,81|| align=right|3,511||MBA||18. srpna 1996||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(18508)||1996 RJ2|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,076|| align=right|6,21|| align=right|3,487||MBA||8. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(18509)||1996 RB4|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,137|| align=right|12,25|| align=right|4,218||MBA||14. září 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(18510) Chasles||1996 SN|| align=right|15,8|| align=right|2,663|| align=right|0,137|| align=right|2,79|| align=right|4,345||MBA||16. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18511)||1996 SH4|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,043|| align=right|28,84|| align=right|4,265||MBA||19. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18512)||1996 SO7|| align=right|14,5|| align=right|2,386|| align=right|0,223|| align=right|1,30|| align=right|3,684||MBA||17. září 1996||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(18513)||1996 TS5|| align=right|14,0|| align=right|2,275|| align=right|0,189|| align=right|23,63|| align=right|3,431||MBA||7. října 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(18514)||1996 TE11|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,472|| align=right|24,95|| align=right|4,124||MBA||14. října 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18515)||1996 TL14|| align=right|13,8|| align=right|2,704|| align=right|0,124|| align=right|11,77|| align=right|4,446||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18516)||1996 TL29|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,194|| align=right|4,19|| align=right|3,703||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18517)||1996 VG2|| align=right|14,4|| align=right|2,410|| align=right|0,205|| align=right|1,91|| align=right|3,740||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18518)||1996 VT3|| align=right|14,8|| align=right|2,702|| align=right|0,062|| align=right|8,16|| align=right|4,440||MBA||2. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18519)||1996 VH4|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,122|| align=right|13,71|| align=right|4,414||MBA||8. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18520)||1996 VK4|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,184|| align=right|3,57|| align=right|4,390||MBA||6. listopadu 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(18521)||1996 VV5|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,102|| align=right|5,70|| align=right|4,028||MBA||14. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18522)||1996 VA6|| align=right|13,9|| align=right|2,562|| align=right|0,141|| align=right|14,39|| align=right|4,101||MBA||15. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18523)||1996 VA7|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,089|| align=right|3,90|| align=right|4,144||MBA||2. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18524)||1996 VE8|| align=right|13,2|| align=right|2,486|| align=right|0,070|| align=right|5,50|| align=right|3,919||MBA||6. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18525)||1996 VO8|| align=right|14,2|| align=right|2,373|| align=right|0,187|| align=right|3,29|| align=right|3,654||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18526)||1996 VB30|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,237|| align=right|2,62|| align=right|3,790||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18527)||1996 VJ30|| align=right|13,7|| align=right|2,401|| align=right|0,145|| align=right|5,45|| align=right|3,719||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18528)||1996 VX30|| align=right|15,3|| align=right|2,542|| align=right|0,193|| align=right|9,84|| align=right|4,053||MBA||2. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18529)||1996 WK3|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,156|| align=right|4,07|| align=right|3,596||MBA||28. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18530)||1996 XS1|| align=right|13,8|| align=right|2,700|| align=right|0,135|| align=right|4,37|| align=right|4,436||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18531) Strakonice||1996 XM2|| align=right|14,6|| align=right|2,213|| align=right|0,240|| align=right|5,01|| align=right|3,291||MBA||4. prosince 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(18532)||1996 XW2|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,125|| align=right|13,16|| align=right|4,357||MBA||3. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18533)||1996 XJ6|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,227|| align=right|7,40|| align=right|3,823||MBA||3. prosince 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18534)||1996 XE12|| align=right|14,3|| align=right|2,901|| align=right|0,110|| align=right|2,58|| align=right|4,941||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18535)||1996 XQ13|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|11,54|| align=right|4,265||MBA||9. prosince 1996||Kleť||Klet
|-
|(18536)||1996 XN15|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,082|| align=right|3,03|| align=right|4,638||MBA||10. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18537)||1996 XH18|| align=right|13,6|| align=right|2,775|| align=right|0,160|| align=right|10,29|| align=right|4,623||MBA||7. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18538)||1996 XY18|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,167|| align=right|2,90|| align=right|3,828||MBA||6. prosince 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18539)||1996 XX30|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,213|| align=right|3,66|| align=right|4,193||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18540)||1996 XK31|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,254|| align=right|3,09|| align=right|4,382||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18541)||1996 YA1|| align=right|14,4|| align=right|2,917|| align=right|0,023|| align=right|3,46|| align=right|4,981||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18542) Broglio||1996 YP3|| align=right|13,8|| align=right|2,583|| align=right|0,065|| align=right|15,01|| align=right|4,150||MBA||29. prosince 1996||Sormano||A. Testa; F. Manca
|-
|(18543)||1997 AE|| align=right|13,6|| align=right|2,718|| align=right|0,128|| align=right|7,48|| align=right|4,480||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18544)||1997 AA2|| align=right|13,7|| align=right|2,684|| align=right|0,140|| align=right|2,83|| align=right|4,397||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18545)||1997 AO2|| align=right|13,4|| align=right|2,979|| align=right|0,072|| align=right|11,81|| align=right|5,142||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18546)||1997 AP4|| align=right|13,9|| align=right|2,426|| align=right|0,153|| align=right|1,51|| align=right|3,779||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18547)||1997 AU5|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,046|| align=right|9,62|| align=right|5,137||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18548) Christoffel||1997 AN12|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,040|| align=right|7,39|| align=right|4,136||MBA||10. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18549)||1997 AD13|| align=right|14,0|| align=right|2,594|| align=right|0,252|| align=right|12,15|| align=right|4,176||MBA||11. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18550) Maoyisheng||1997 AN14|| align=right|13,7|| align=right|3,001|| align=right|0,042|| align=right|6,78|| align=right|5,197||MBA||9. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18551)||1997 AQ17|| align=right|13,9|| align=right|2,800|| align=right|0,200|| align=right|5,47|| align=right|4,685||MBA||13. ledna 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(18552)||1997 AM21|| align=right|14,1|| align=right|2,769|| align=right|0,109|| align=right|10,19|| align=right|4,606||MBA||13. ledna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18553)||1997 AZ21|| align=right|13,6|| align=right|3,121|| align=right|0,128|| align=right|1,04|| align=right|5,512||MBA||6. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(18554)||1997 BO1|| align=right|13,0|| align=right|2,970|| align=right|0,087|| align=right|2,40|| align=right|5,119||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18555) Courant||1997 CN4|| align=right|14,8|| align=right|2,832|| align=right|0,038|| align=right|1,25|| align=right|4,766||MBA||4. února 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18556) Battiato||1997 CC7|| align=right|13,6|| align=right|3,057|| align=right|0,012|| align=right|10,14|| align=right|5,344||MBA||7. února 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(18557)||1997 CQ11|| align=right|14,1|| align=right|2,872|| align=right|0,030|| align=right|1,34|| align=right|4,866||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18558)||1997 CO19|| align=right|13,7|| align=right|3,147|| align=right|0,096|| align=right|6,32|| align=right|5,581||MBA||6. února 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(18559)||1997 EN2|| align=right|13,6|| align=right|3,140|| align=right|0,108|| align=right|10,29|| align=right|5,563||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18560) Coxeter||1997 EO7|| align=right|12,9|| align=right|3,157|| align=right|0,179|| align=right|9,28|| align=right|5,609||MBA||7. března 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18561)||1997 EY34|| align=right|14,6|| align=right|2,899|| align=right|0,090|| align=right|3,15|| align=right|4,936||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(18562)||1997 EK54|| align=right|13,7|| align=right|3,211|| align=right|0,084|| align=right|1,62|| align=right|5,752||MBA||8. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18563)||1997 FC3|| align=right|14,3|| align=right|2,928|| align=right|0,134|| align=right|00,87|| align=right|5,010||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(18564)||1997 GO6|| align=right|13,7|| align=right|3,113|| align=right|0,108|| align=right|00,11|| align=right|5,491||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(18565)||1997 GP35|| align=right|14,1|| align=right|3,098|| align=right|0,127|| align=right|4,97|| align=right|5,453||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(18566)||1997 RS3|| align=right|13,8|| align=right|3,050|| align=right|0,104|| align=right|5,10|| align=right|5,327||MBA||1. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18567) Segenthau||1997 SS4|| align=right|14,4|| align=right|2,779|| align=right|0,066|| align=right|3,36|| align=right|4,631||MBA||27. září 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(18568) Thuillot||1997 TL2|| align=right|12,2|| align=right|3,136|| align=right|0,069|| align=right|21,85|| align=right|5,553||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18569)||1997 UC11|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,209|| align=right|23,22|| align=right|3,629||MBA||26. října 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(18570)||1997 VB6|| align=right|15,3|| align=right|2,190|| align=right|0,114|| align=right|1,84|| align=right|3,240||MBA||9. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18571)||1997 WQ21|| align=right|13,3|| align=right|2,474|| align=right|0,183|| align=right|12,13|| align=right|3,891||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18572) Rocher||1997 WQ22|| align=right|15,4|| align=right|2,263|| align=right|0,177|| align=right|1,83|| align=right|3,403||MBA||28. listopadu 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18573)||1997 WM23|| align=right|14,2|| align=right|2,837|| align=right|0,096|| align=right|3,27|| align=right|4,778||MBA||28. listopadu 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18574) Jeansimon||1997 WO23|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,127|| align=right|7,66|| align=right|4,568||MBA||28. listopadu 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18575)||1997 WS31|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,093|| align=right|7,62|| align=right|3,391||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(18576)||1997 WA42|| align=right|15,0|| align=right|2,178|| align=right|0,123|| align=right|6,61|| align=right|3,213||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(18577)||1997 XH|| align=right|14,3|| align=right|2,228|| align=right|0,143|| align=right|5,62|| align=right|3,325||MBA||3. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18578)||1997 XP|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,191|| align=right|8,37|| align=right|3,351||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18579) Duongtuyenvu||1997 XY6|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,149|| align=right|00,81|| align=right|4,197||MBA||5. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18580)||1997 XN8|| align=right|14,7|| align=right|2,230|| align=right|0,086|| align=right|3,61|| align=right|3,329||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18581) Batllo||1997 XV8|| align=right|14,1|| align=right|2,357|| align=right|0,048|| align=right|6,70|| align=right|3,617||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18582)||1997 XK9|| align=right|13,1|| align=right|1,859|| align=right|0,068|| align=right|21,33|| align=right|2,534||MBA||4. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18583)||1997 XN10|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,175|| align=right|3,09|| align=right|3,779||MBA||7. prosince 1997||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(18584)||1997 YB2|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,108|| align=right|1,86|| align=right|3,333||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18585)||1997 YE2|| align=right|14,7|| align=right|2,196|| align=right|0,107|| align=right|5,62|| align=right|3,254||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18586)||1997 YD3|| align=right|13,8|| align=right|2,474|| align=right|0,176|| align=right|6,49|| align=right|3,890||MBA||24. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18587)||1997 YR5|| align=right|14,8|| align=right|2,247|| align=right|0,064|| align=right|3,70|| align=right|3,367||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18588)||1997 YO9|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,091|| align=right|6,45|| align=right|3,808||MBA||25. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(18589)||1997 YL10|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,130|| align=right|3,20|| align=right|3,369||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18590)||1997 YO10|| align=right|12,1|| align=right|2,291|| align=right|0,132|| align=right|6,21|| align=right|3,466||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18591)||1997 YT11|| align=right|13,3|| align=right|2,623|| align=right|0,081|| align=right|14,56|| align=right|4,247||MBA||30. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18592)||1997 YO18|| align=right|15,3|| align=right|2,485|| align=right|0,147|| align=right|6,98|| align=right|3,918||MBA||24. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18593)||1998 AG11|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,080|| align=right|2,88|| align=right|3,811||MBA||5. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18594)||1998 BJ|| align=right|14,9|| align=right|2,235|| align=right|0,190|| align=right|6,36|| align=right|3,340||MBA||16. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18595)||1998 BR1|| align=right|13,8|| align=right|2,368|| align=right|0,258|| align=right|5,84|| align=right|3,643||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18596) Superbus||1998 BA4|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,117|| align=right|3,35|| align=right|3,660||MBA||21. ledna 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(18597)||1998 BE8|| align=right|14,6|| align=right|2,206|| align=right|0,154|| align=right|4,06|| align=right|3,275||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18598)||1998 BH8|| align=right|13,3|| align=right|2,674|| align=right|0,129|| align=right|11,05|| align=right|4,371||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18599)||1998 BK8|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,097|| align=right|3,57|| align=right|3,445||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18600)||1998 BK10|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,232|| align=right|6,91|| align=right|4,082||MBA||24. ledna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(18601) Zafar||1998 BL11|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,150|| align=right|3,24|| align=right|3,738||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18602) Lagillespie||1998 BX12|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,128|| align=right|3,69|| align=right|3,775||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18603)||1998 BM25|| align=right|14,7|| align=right|2,312|| align=right|0,136|| align=right|5,96|| align=right|3,515||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18604)||1998 BK26|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,155|| align=right|5,83|| align=right|3,325||MBA||28. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18605) Jacqueslaskar||1998 BL26|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,033|| align=right|3,03|| align=right|4,537||MBA||28. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18606)||1998 BS33|| align=right|14,5|| align=right|2,466|| align=right|0,136|| align=right|6,43|| align=right|3,871||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18607)||1998 BT33|| align=right|14,2|| align=right|2,337|| align=right|0,155|| align=right|6,08|| align=right|3,572||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18608)||1998 BU45|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,154|| align=right|1,66|| align=right|3,672||MBA||25. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18609)||1998 BN48|| align=right|13,7|| align=right|2,290|| align=right|0,140|| align=right|5,72|| align=right|3,465||MBA||30. ledna 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(18610) Arthurdent||1998 CC2|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,213|| align=right|5,58|| align=right|4,069||MBA||7. února 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(18611)||1998 CB3|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,195|| align=right|2,44|| align=right|3,824||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18612)||1998 CK3|| align=right|14,3|| align=right|2,461|| align=right|0,141|| align=right|2,36|| align=right|3,860||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18613)||1998 DR|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,171|| align=right|6,29|| align=right|4,555||MBA||19. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(18614)||1998 DN2|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,118|| align=right|28,50|| align=right|4,300||MBA||20. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18615)||1998 DJ5|| align=right|14,0|| align=right|2,570|| align=right|0,166|| align=right|12,98|| align=right|4,119||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18616)||1998 DR5|| align=right|13,3|| align=right|2,624|| align=right|0,178|| align=right|14,76|| align=right|4,249||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18617) Puntel||1998 DY9|| align=right|13,9|| align=right|2,141|| align=right|0,065|| align=right|3,09|| align=right|3,132||MBA||24. února 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(18618)||1998 DD10|| align=right|14,4|| align=right|2,232|| align=right|0,046|| align=right|5,65|| align=right|3,335||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18619)||1998 DG10|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,127|| align=right|4,63|| align=right|3,444||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18620)||1998 DS10|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,331|| align=right|3,02|| align=right|3,448||MBA||24. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18621)||1998 DD12|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|7,10|| align=right|3,774||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18622)||1998 DN13|| align=right|13,8|| align=right|2,807|| align=right|0,131|| align=right|3,58|| align=right|4,701||MBA||25. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18623) Pises||1998 DR13|| align=right|14,3|| align=right|2,841|| align=right|0,027|| align=right|2,72|| align=right|4,787||MBA||27. února 1998||Pises||Pises
|-
|(18624) Prévert||1998 DV13|| align=right|13,5|| align=right|3,115|| align=right|0,053|| align=right|19,05|| align=right|5,496||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18625)||1998 DZ13|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,186|| align=right|1,60|| align=right|3,452||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18626) Michaelcarr||1998 DO23|| align=right|14,7|| align=right|1,914|| align=right|0,086|| align=right|19,85|| align=right|2,647||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18627)||1998 DH33|| align=right|13,8|| align=right|2,370|| align=right|0,074|| align=right|9,33|| align=right|3,648||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(18628)||1998 DJ33|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,109|| align=right|5,77|| align=right|3,431||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(18629)||1998 DZ33|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,145|| align=right|12,18|| align=right|4,139||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18630)||1998 DT34|| align=right|15,2|| align=right|2,222|| align=right|0,184|| align=right|5,37|| align=right|3,311||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18631)||1998 DQ35|| align=right|13,1|| align=right|2,667|| align=right|0,144|| align=right|11,70|| align=right|4,355||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(18632)||1998 DN37|| align=right|14,5|| align=right|2,932|| align=right|0,128|| align=right|3,82|| align=right|5,021||MBA||28. února 1998||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(18633)||1998 EU|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,015|| align=right|9,13|| align=right|5,607||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18634) Champigneulles||1998 EQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,091|| align=right|14,37|| align=right|4,355||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18635) Frouard||1998 EX1|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,181|| align=right|00,77|| align=right|4,051||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18636) Villedepompey||1998 EF2|| align=right|14,5|| align=right|2,914|| align=right|0,048|| align=right|2,57|| align=right|4,975||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18637) Liverdun||1998 EJ2|| align=right|14,9|| align=right|2,686|| align=right|0,189|| align=right|12,03|| align=right|4,401||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18638) Nouet||1998 EP3|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,180|| align=right|9,42|| align=right|4,313||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18639)||1998 ER8|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,020|| align=right|2,52|| align=right|4,419||MBA||5. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18640)||1998 EF9|| align=right|13,4|| align=right|2,429|| align=right|0,296|| align=right|20,37|| align=right|3,785||MBA||7. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18641)||1998 EG10|| align=right|13,6|| align=right|2,358|| align=right|0,103|| align=right|7,16|| align=right|3,621||MBA||6. března 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(18642)||1998 EF12|| align=right|15,2|| align=right|2,294|| align=right|0,155|| align=right|4,94|| align=right|3,474||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18643)||1998 EK12|| align=right|12,9|| align=right|2,703|| align=right|0,098|| align=right|10,39|| align=right|4,443||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18644)||1998 EX14|| align=right|13,9|| align=right|2,445|| align=right|0,071|| align=right|5,72|| align=right|3,823||MBA||2. března 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(18645)||1998 EM19|| align=right|13,9|| align=right|3,111|| align=right|0,148|| align=right|00,34|| align=right|5,487||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18646)||1998 ED21|| align=right|15,1|| align=right|2,363|| align=right|0,107|| align=right|8,90|| align=right|3,633||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18647) Václavhübner||1998 FD2|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,044|| align=right|3,72|| align=right|4,045||MBA||21. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(18648)||1998 FW9|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,183|| align=right|12,69|| align=right|3,537||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18649)||1998 FU10|| align=right|14,0|| align=right|2,781|| align=right|0,142|| align=right|8,65|| align=right|4,638||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18650)||1998 FX10|| align=right|14,2|| align=right|2,744|| align=right|0,019|| align=right|5,25|| align=right|4,545||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18651)||1998 FP11|| align=right|14,3|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|5,97|| align=right|3,721||MBA||22. března 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18652)||1998 FD15|| align=right|14,1|| align=right|2,306|| align=right|0,167|| align=right|2,31|| align=right|3,502||MBA||21. března 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18653) Christagünt||1998 FW15|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,166|| align=right|10,46|| align=right|3,687||MBA||28. března 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(18654)||1998 FR22|| align=right|13,6|| align=right|2,593|| align=right|0,180|| align=right|14,33|| align=right|4,175||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18655)||1998 FS26|| align=right|13,6|| align=right|2,724|| align=right|0,079|| align=right|13,41|| align=right|4,495||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18656) Mergler||1998 FW29|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,087|| align=right|6,51|| align=right|3,641||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18657)||1998 FE30|| align=right|14,0|| align=right|2,787|| align=right|0,063|| align=right|2,80|| align=right|4,653||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18658) Rajdev||1998 FX31|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,186|| align=right|1,54|| align=right|3,691||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18659) Megangross||1998 FD33|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,052|| align=right|2,19|| align=right|4,585||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18660)||1998 FL34|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,013|| align=right|3,94|| align=right|4,525||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18661) Zoccoli||1998 FT34|| align=right|15,2|| align=right|2,488|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,923||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18662) Erinwhite||1998 FV42|| align=right|14,4|| align=right|2,837|| align=right|0,025|| align=right|1,27|| align=right|4,779||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18663) Lynnta||1998 FW42|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,108|| align=right|5,84|| align=right|3,735||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18664) Rafaelta||1998 FA43|| align=right|14,8|| align=right|2,977|| align=right|0,115|| align=right|1,11|| align=right|5,136||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18665) Sheenahayes||1998 FK49|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,121|| align=right|2,24|| align=right|4,230||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18666)||1998 FT53|| align=right|13,3|| align=right|2,640|| align=right|0,177|| align=right|12,14|| align=right|4,289||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18667)||1998 FF62|| align=right|14,4|| align=right|2,708|| align=right|0,070|| align=right|10,85|| align=right|4,455||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18668) Gottesman||1998 FU62|| align=right|14,1|| align=right|2,766|| align=right|0,073|| align=right|1,49|| align=right|4,599||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18669) Lalitpatel||1998 FP63|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,132|| align=right|2,94|| align=right|5,456||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18670) Shantanugaur||1998 FM64|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,134|| align=right|1,22|| align=right|5,488||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18671) Zacharyrice||1998 FX64|| align=right|14,4|| align=right|2,463|| align=right|0,110|| align=right|5,38|| align=right|3,864||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18672) Ashleyamini||1998 FY65|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,076|| align=right|1,50|| align=right|4,139||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18673)||1998 FH66|| align=right|13,8|| align=right|3,247|| align=right|0,096|| align=right|00,22|| align=right|5,850||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18674)||1998 FG69|| align=right|12,5|| align=right|2,990|| align=right|0,114|| align=right|10,22|| align=right|5,169||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18675) Amiamini||1998 FJ70|| align=right|14,1|| align=right|2,638|| align=right|0,099|| align=right|2,66|| align=right|4,285||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18676) Zdeňkaplavcová||1998 FE73|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,080|| align=right|4,91|| align=right|4,221||MBA||30. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(18677)||1998 FZ83|| align=right|12,8|| align=right|2,747|| align=right|0,156|| align=right|9,52|| align=right|4,553||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18678)||1998 FS85|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,060|| align=right|4,96|| align=right|4,561||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18679) Heatherenae||1998 FW102|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,091|| align=right|5,13|| align=right|3,412||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18680) Weirather||1998 FS103|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,077|| align=right|6,30|| align=right|3,638||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18681) Caseylipp||1998 FW103|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|6,77|| align=right|3,604||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18682)||1998 FH107|| align=right|13,6|| align=right|2,986|| align=right|0,093|| align=right|8,44|| align=right|5,158||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18683)||1998 FB111|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,185|| align=right|7,21|| align=right|5,500||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18684)||1998 FW116|| align=right|13,5|| align=right|2,990|| align=right|0,118|| align=right|10,05|| align=right|5,169||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18685)||1998 FL117|| align=right|14,5|| align=right|2,548|| align=right|0,091|| align=right|13,25|| align=right|4,066||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18686)||1998 FZ119|| align=right|13,3|| align=right|2,815|| align=right|0,080|| align=right|3,62|| align=right|4,721||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18687)||1998 FA120|| align=right|13,5|| align=right|3,016|| align=right|0,095|| align=right|9,92|| align=right|5,237||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18688)||1998 FA123|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,140|| align=right|3,34|| align=right|5,746||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18689) Rodrick||1998 FR124|| align=right|14,2|| align=right|2,833|| align=right|0,085|| align=right|2,56|| align=right|4,767||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18690)||1998 GB10|| align=right|13,3|| align=right|3,042|| align=right|0,059|| align=right|24,18|| align=right|5,304||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18691)||1998 HE1|| align=right|13,6|| align=right|3,199|| align=right|0,121|| align=right|7,68|| align=right|5,721||MBA||17. dubna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18692)||1998 HJ14|| align=right|13,7|| align=right|3,067|| align=right|0,093|| align=right|11,84|| align=right|5,370||MBA||22. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18693)||1998 HS19|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,123|| align=right|6,31|| align=right|3,821||MBA||29. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18694)||1998 HQ24|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,136|| align=right|3,89|| align=right|4,664||MBA||23. dubna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(18695)||1998 HH27|| align=right|14,4|| align=right|2,778|| align=right|0,086|| align=right|4,59|| align=right|4,628||MBA||21. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18696)||1998 HB34|| align=right|13,5|| align=right|2,993|| align=right|0,114|| align=right|10,73|| align=right|5,178||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18697) Kathanson||1998 HB39|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,128|| align=right|1,20|| align=right|5,481||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18698) Racharles||1998 HX39|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,101|| align=right|2,99|| align=right|3,771||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18699) Quigley||1998 HL45|| align=right|14,5|| align=right|2,762|| align=right|0,027|| align=right|3,92|| align=right|4,590||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18700)||1998 HK54|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,069|| align=right|9,84|| align=right|5,134||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18701)||1998 HB57|| align=right|13,7|| align=right|3,020|| align=right|0,059|| align=right|6,96|| align=right|5,246||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18702) Sadowski||1998 HG68|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,182|| align=right|4,21|| align=right|4,082||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18703)||1998 HN68|| align=right|14,1|| align=right|3,213|| align=right|0,110|| align=right|3,27|| align=right|5,758||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18704) Brychristian||1998 HF87|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,033|| align=right|6,02|| align=right|5,357||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18705)||1998 HX88|| align=right|13,9|| align=right|3,258|| align=right|0,125|| align=right|1,64|| align=right|5,881||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18706)||1998 HV93|| align=right|13,4|| align=right|3,079|| align=right|0,048|| align=right|3,30|| align=right|5,403||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18707) Annchi||1998 HO96|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,186|| align=right|6,86|| align=right|4,088||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18708) Danielappel||1998 HT97|| align=right|14,2|| align=right|3,043|| align=right|0,061|| align=right|7,32|| align=right|5,308||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18709) Laurawong||1998 HE99|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,027|| align=right|8,24|| align=right|4,276||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18710)||1998 HF100|| align=right|13,3|| align=right|2,670|| align=right|0,152|| align=right|4,68|| align=right|4,362||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18711)||1998 HL100|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,114|| align=right|12,79|| align=right|4,362||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18712)||1998 HN108|| align=right|13,6|| align=right|2,772|| align=right|0,178|| align=right|9,32|| align=right|4,614||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18713)||1998 HM114|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,081|| align=right|10,87|| align=right|5,349||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18714)||1998 HQ114|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,095|| align=right|12,41|| align=right|5,356||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18715)||1998 HE121|| align=right|12,9|| align=right|3,004|| align=right|0,085|| align=right|11,74|| align=right|5,207||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18716)||1998 HV121|| align=right|13,2|| align=right|3,026|| align=right|0,101|| align=right|10,95|| align=right|5,264||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18717)||1998 HZ127|| align=right|15,0|| align=right|3,201|| align=right|0,119|| align=right|00,97|| align=right|5,726||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18718)||1998 HJ128|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,095|| align=right|14,59|| align=right|4,202||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18719)||1998 HH138|| align=right|13,7|| align=right|2,982|| align=right|0,042|| align=right|11,00|| align=right|5,150||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18720) Jerryguo||1998 HP145|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,158|| align=right|9,67|| align=right|5,607||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18721)||1998 HC146|| align=right|14,0|| align=right|3,205|| align=right|0,057|| align=right|7,20|| align=right|5,736||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18722)||1998 HF148|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,071|| align=right|2,23|| align=right|5,717||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18723)||1998 JO1|| align=right|13,3|| align=right|3,241|| align=right|0,138|| align=right|2,08|| align=right|5,834||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18724)||1998 JV1|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,085|| align=right|7,42|| align=right|5,658||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18725) Atacama||1998 JL3|| align=right|12,8|| align=right|2,759|| align=right|0,133|| align=right|8,82|| align=right|4,583||MBA||2. května 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18726)||1998 KC2|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,315|| align=right|20,90|| align=right|3,629||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18727)||1998 KW3|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,104|| align=right|5,38|| align=right|5,562||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18728)||1998 KZ3|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,195|| align=right|5,43|| align=right|4,424||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18729)||1998 KJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,933|| align=right|0,088|| align=right|3,45|| align=right|5,023||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18730)||1998 KV7|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,053|| align=right|2,93|| align=right|5,104||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18731) Vilʹbakirov||1998 KW7|| align=right|12,5|| align=right|3,037|| align=right|0,043|| align=right|8,97|| align=right|5,293||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18732)||1998 KP19|| align=right|12,7|| align=right|3,250|| align=right|0,098|| align=right|22,95|| align=right|5,858||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18733)||1998 KV31|| align=right|13,7|| align=right|2,870|| align=right|0,036|| align=right|13,52|| align=right|4,862||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18734) Darboux||1998 MY1|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,114|| align=right|11,35|| align=right|4,306||MBA||20. června 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18735)||1998 MH46|| align=right|13,9|| align=right|3,013|| align=right|0,151|| align=right|00,32|| align=right|5,228||MBA||23. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18736)||1998 NU|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,488|| align=right|2,86|| align=right|3,612||AMR||2. července 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18737) Aliciaworley||1998 QP79|| align=right|14,3|| align=right|2,283|| align=right|0,101|| align=right|8,38|| align=right|3,448||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18738)||1998 SN22|| align=right|13,6|| align=right|2,685|| align=right|0,102|| align=right|13,06|| align=right|4,400||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(18739) Larryhu||1998 SH79|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,152|| align=right|4,73|| align=right|3,464||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18740)||1998 VH31|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,211|| align=right|1,92|| align=right|3,581||MBA||14. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18741)||1998 WB6|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,089|| align=right|5,94|| align=right|3,421||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18742)||1998 XX30|| align=right|13,9|| align=right|2,622|| align=right|0,205|| align=right|5,70|| align=right|4,244||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(18743)||1998 YD5|| align=right|12,6|| align=right|3,220|| align=right|0,129|| align=right|19,12|| align=right|5,778||MBA||18. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18744)||1999 AU|| align=right|13,2|| align=right|2,356|| align=right|0,148|| align=right|12,80|| align=right|3,615||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18745) San Pedro||1999 BJ14|| align=right|12,6|| align=right|2,601|| align=right|0,106|| align=right|15,00|| align=right|4,194||MBA||23. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(18746)||1999 FT20|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,286|| align=right|4,33|| align=right|3,805||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18747) Lexcen||1999 FN21|| align=right|15,7|| align=right|2,169|| align=right|0,121|| align=right|3,32|| align=right|3,194||MBA||26. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18748)||1999 GV|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,017|| align=right|7,47|| align=right|3,271||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18749)||1999 GA8|| align=right|16,5|| align=right|2,219|| align=right|0,096|| align=right|3,92|| align=right|3,306||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18750)||1999 GA9|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,239|| align=right|5,64|| align=right|4,200||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18751)||1999 GO9|| align=right|14,7|| align=right|2,229|| align=right|0,252|| align=right|4,65|| align=right|3,326||MBA||15. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18752)||1999 GZ16|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,137|| align=right|3,67|| align=right|3,238||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18753)||1999 GE17|| align=right|13,5|| align=right|2,744|| align=right|0,275|| align=right|8,41|| align=right|4,544||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18754)||1999 GL21|| align=right|13,5|| align=right|2,395|| align=right|0,115|| align=right|7,28|| align=right|3,706||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18755) Meduna||1999 GS21|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,081|| align=right|7,09|| align=right|3,378||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18756)||1999 GY34|| align=right|15,4|| align=right|2,176|| align=right|0,170|| align=right|5,70|| align=right|3,209||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18757)||1999 HT|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,206|| align=right|1,77|| align=right|3,829||MBA||18. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(18758)||1999 HD2|| align=right|14,9|| align=right|2,189|| align=right|0,185|| align=right|5,74|| align=right|3,239||MBA||19. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(18759)||1999 HO2|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,245|| align=right|4,76|| align=right|3,575||MBA||20. dubna 1999||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(18760)||1999 HY7|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,192|| align=right|2,30|| align=right|3,727||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18761)||1999 HA8|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,189|| align=right|0,41|| align=right|3,786||MBA||20. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18762)||1999 HC9|| align=right|15,3|| align=right|2,125|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|3,097||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18763)||1999 JV2|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,140|| align=right|12,93|| align=right|4,056||MBA||8. května 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18764)||1999 JA12|| align=right|13,4|| align=right|2,333|| align=right|0,180|| align=right|24,81|| align=right|3,563||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18765)||1999 JN17|| align=right|14,6|| align=right|2,236|| align=right|0,209|| align=right|4,28|| align=right|3,343||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18766) Broderick||1999 JA22|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,110|| align=right|1,10|| align=right|4,032||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18767)||1999 JD22|| align=right|15,0|| align=right|2,172|| align=right|0,113|| align=right|5,51|| align=right|3,201||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18768) Sarahbates||1999 JE22|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,129|| align=right|4,61|| align=right|3,546||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18769)||1999 JS24|| align=right|12,4|| align=right|2,978|| align=right|0,129|| align=right|13,74|| align=right|5,138||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18770) Yingqiuqilei||1999 JN25|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,179|| align=right|2,17|| align=right|3,275||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18771) Sisiliang||1999 JA26|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,191|| align=right|2,15|| align=right|3,719||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18772)||1999 JR34|| align=right|15,1|| align=right|2,167|| align=right|0,135|| align=right|2,84|| align=right|3,188||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18773) Bredehoft||1999 JY36|| align=right|15,2|| align=right|2,257|| align=right|0,070|| align=right|0,99|| align=right|3,389||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18774) Lavanture||1999 JT38|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,119|| align=right|2,81|| align=right|3,729||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18775) Donaldeng||1999 JD39|| align=right|14,8|| align=right|2,343|| align=right|0,097|| align=right|3,06|| align=right|3,585||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18776) Coulter||1999 JP39|| align=right|14,8|| align=right|2,244|| align=right|0,169|| align=right|1,06|| align=right|3,360||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18777) Hobson||1999 JA41|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,186|| align=right|4,33|| align=right|4,099||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18778)||1999 JW43|| align=right|12,2|| align=right|3,006|| align=right|0,104|| align=right|9,47|| align=right|5,212||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18779) Hattyhong||1999 JN44|| align=right|14,8|| align=right|2,323|| align=right|0,063|| align=right|7,32|| align=right|3,540||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18780) Kuncham||1999 JY44|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,127|| align=right|4,30|| align=right|3,330||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18781) Indaram||1999 JH45|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,177|| align=right|1,79|| align=right|3,731||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18782) Joanrho||1999 JJ46|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,134|| align=right|3,85|| align=right|3,716||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18783) Sychamberlin||1999 JL47|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,170|| align=right|0,97|| align=right|4,175||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18784)||1999 JS47|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,217|| align=right|1,34|| align=right|3,640||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18785) Betsywelsh||1999 JV48|| align=right|14,2|| align=right|2,273|| align=right|0,149|| align=right|4,07|| align=right|3,425||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18786) Tyjorgenson||1999 JS53|| align=right|14,1|| align=right|2,519|| align=right|0,131|| align=right|4,75|| align=right|3,998||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18787) Kathermann||1999 JV53|| align=right|14,9|| align=right|2,423|| align=right|0,199|| align=right|9,67|| align=right|3,772||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18788) Carriemiller||1999 JX53|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,121|| align=right|5,59|| align=right|3,710||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18789) Metzger||1999 JV56|| align=right|15,1|| align=right|2,287|| align=right|0,192|| align=right|3,79|| align=right|3,458||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18790) Ericaburden||1999 JG57|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,073|| align=right|4,15|| align=right|4,207||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18791)||1999 JF58|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,151|| align=right|5,69|| align=right|3,673||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18792)||1999 JL60|| align=right|13,7|| align=right|2,686|| align=right|0,128|| align=right|11,49|| align=right|4,402||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18793)||1999 JW60|| align=right|13,5|| align=right|3,093|| align=right|0,308|| align=right|12,22|| align=right|5,438||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18794) Kianafrank||1999 JG62|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,042|| align=right|2,08|| align=right|3,681||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18795)||1999 JT63|| align=right|14,6|| align=right|2,181|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|3,220||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18796) Acosta||1999 JH64|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,158|| align=right|5,75|| align=right|3,457||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18797)||1999 JT64|| align=right|14,6|| align=right|2,592|| align=right|0,234|| align=right|4,21|| align=right|4,172||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18798)||1999 JG65|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,215|| align=right|5,20|| align=right|4,369||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18799)||1999 JZ73|| align=right|13,8|| align=right|2,743|| align=right|0,243|| align=right|10,20|| align=right|4,542||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18800) Terresadodge||1999 JL76|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,106|| align=right|5,18|| align=right|4,415||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18801) Noelleoas||1999 JO76|| align=right|14,3|| align=right|2,377|| align=right|0,143|| align=right|6,87|| align=right|3,663||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18802)||1999 JR76|| align=right|14,4|| align=right|2,687|| align=right|0,159|| align=right|11,71|| align=right|4,405||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18803) Hillaryoas||1999 JH77|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,132|| align=right|6,05|| align=right|3,450||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18804)||1999 JS77|| align=right|13,7|| align=right|2,361|| align=right|0,116|| align=right|7,50|| align=right|3,627||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18805) Kellyday||1999 JX77|| align=right|14,7|| align=right|2,233|| align=right|0,043|| align=right|7,46|| align=right|3,337||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18806) Zachpenn||1999 JX79|| align=right|14,4|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|4,98|| align=right|4,557||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18807)||1999 JL85|| align=right|14,1|| align=right|2,370|| align=right|0,189|| align=right|26,52|| align=right|3,647||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18808)||1999 JP85|| align=right|14,1|| align=right|2,543|| align=right|0,061|| align=right|10,34|| align=right|4,053||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18809) Meileawertz||1999 JP86|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,126|| align=right|2,24|| align=right|3,722||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18810)||1999 JF96|| align=right|13,9|| align=right|2,677|| align=right|0,126|| align=right|13,81|| align=right|4,380||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18811)||1999 KJ1|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,255|| align=right|9,72|| align=right|4,683||MBA||18. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18812) Aliadler||1999 KT13|| align=right|14,3|| align=right|2,369|| align=right|0,126|| align=right|6,21|| align=right|3,647||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18813)||1999 KH15|| align=right|13,0|| align=right|2,592|| align=right|0,137|| align=right|12,99|| align=right|4,172||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18814)||1999 KJ17|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,110|| align=right|4,73|| align=right|3,433||MBA||20. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18815)||1999 LT8|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,082|| align=right|9,54|| align=right|5,610||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18816)||1999 LW25|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|9,67|| align=right|4,131||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18817)||1999 LF32|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,171|| align=right|2,85|| align=right|3,614||MBA||15. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18818) Yasuhiko||1999 MB2|| align=right|13,9|| align=right|2,286|| align=right|0,136|| align=right|6,09|| align=right|3,455||MBA||21. června 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(18819)||1999 NK8|| align=right|13,8|| align=right|2,699|| align=right|0,090|| align=right|3,29|| align=right|4,434||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18820)||1999 NS9|| align=right|13,0|| align=right|2,796|| align=right|0,100|| align=right|9,65|| align=right|4,675||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18821) Markhavel||1999 NW9|| align=right|14,1|| align=right|2,940|| align=right|0,108|| align=right|2,36|| align=right|5,040||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18822)||1999 NL19|| align=right|14,6|| align=right|2,971|| align=right|0,049|| align=right|11,76|| align=right|5,121||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18823) Zachozer||1999 NS20|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,146|| align=right|2,64|| align=right|3,761||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18824) Graves||1999 NF23|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,163|| align=right|1,90|| align=right|3,685||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18825) Alicechai||1999 NO23|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,072|| align=right|2,67|| align=right|4,687||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18826) Leifer||1999 NG24|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,174|| align=right|2,89|| align=right|3,764||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18827)||1999 NA26|| align=right|12,7|| align=right|3,055|| align=right|0,114|| align=right|15,21|| align=right|5,340||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18828)||1999 NT27|| align=right|13,7|| align=right|3,255|| align=right|0,113|| align=right|1,94|| align=right|5,871||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18829)||1999 NE30|| align=right|13,6|| align=right|2,779|| align=right|0,121|| align=right|10,32|| align=right|4,632||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18830) Pothier||1999 NZ35|| align=right|14,8|| align=right|2,250|| align=right|0,117|| align=right|2,77|| align=right|3,374||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18831)||1999 NP37|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,054|| align=right|9,73|| align=right|5,199||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18832)||1999 NV42|| align=right|13,7|| align=right|2,990|| align=right|0,118|| align=right|10,19|| align=right|5,168||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18833)||1999 NT53|| align=right|13,6|| align=right|2,672|| align=right|0,143|| align=right|11,20|| align=right|4,366||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18834)||1999 NN55|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,062|| align=right|13,21|| align=right|4,126||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18835)||1999 NK56|| align=right|11,9|| align=right|2,639|| align=right|0,137|| align=right|12,09|| align=right|4,287||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18836) Raymundto||1999 NM62|| align=right|15,3|| align=right|2,222|| align=right|0,082|| align=right|3,80|| align=right|3,312||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18837)||1999 NY62|| align=right|14,5|| align=right|2,445|| align=right|0,193|| align=right|12,54|| align=right|3,822||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18838) Shannon||1999 OQ|| align=right|14,5|| align=right|2,865|| align=right|0,084|| align=right|1,29|| align=right|4,849||MBA||18. července 1999||Ondřejov||L. Šarounová; P. Kušnirák
|-
|(18839) Whiteley||1999 PG|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,081|| align=right|10,60|| align=right|5,152||MBA||5. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18840) Yoshioba||1999 PT4|| align=right|14,0|| align=right|2,389|| align=right|0,011|| align=right|2,64|| align=right|3,692||MBA||8. srpna 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(18841) Hruška||1999 RL3|| align=right|13,0|| align=right|2,587|| align=right|0,080|| align=right|15,41|| align=right|4,161||MBA||6. září 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(18842)||1999 RB22|| align=right|13,0|| align=right|2,769|| align=right|0,061|| align=right|8,75|| align=right|4,608||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18843) Ningzhou||1999 RK22|| align=right|14,3|| align=right|3,004|| align=right|0,172|| align=right|1,51|| align=right|5,206||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18844)||1999 RU27|| align=right|13,5|| align=right|3,228|| align=right|0,109|| align=right|15,26|| align=right|5,799||MBA||8. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18845) Cichocki||1999 RY27|| align=right|12,7|| align=right|2,639|| align=right|0,123|| align=right|12,58|| align=right|4,285||MBA||7. září 1999||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(18846)||1999 RB28|| align=right|12,9|| align=right|2,658|| align=right|0,043|| align=right|15,61|| align=right|4,332||MBA||8. září 1999||Kleť||Klet
|-
|(18847)||1999 RJ32|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,085|| align=right|8,13|| align=right|5,631||MBA||9. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18848)||1999 RH41|| align=right|12,7|| align=right|2,787|| align=right|0,129|| align=right|23,95|| align=right|4,653||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18849)||1999 RK55|| align=right|13,6|| align=right|3,254|| align=right|0,098|| align=right|2,85|| align=right|5,869||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18850)||1999 RO81|| align=right|12,8|| align=right|3,116|| align=right|0,087|| align=right|1,36|| align=right|5,501||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18851) Winmesser||1999 RP84|| align=right|14,3|| align=right|2,377|| align=right|0,170|| align=right|3,59|| align=right|3,665||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18852)||1999 RP91|| align=right|13,0|| align=right|3,187|| align=right|0,151|| align=right|1,45|| align=right|5,687||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18853)||1999 RO92|| align=right|13,7|| align=right|3,058|| align=right|0,106|| align=right|3,94|| align=right|5,347||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18854)||1999 RJ102|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,079|| align=right|12,80|| align=right|5,114||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18855) Sarahgutman||1999 RQ112|| align=right|14,3|| align=right|2,437|| align=right|0,174|| align=right|4,52|| align=right|3,803||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18856)||1999 RT116|| align=right|13,7|| align=right|2,535|| align=right|0,196|| align=right|4,46|| align=right|4,037||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18857) Lalchandani||1999 RE117|| align=right|14,5|| align=right|2,335|| align=right|0,075|| align=right|5,90|| align=right|3,568||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18858) Tecleveland||1999 RO117|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,131|| align=right|9,99|| align=right|4,090||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18859)||1999 RM130|| align=right|13,9|| align=right|2,861|| align=right|0,122|| align=right|5,77|| align=right|4,839||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18860)||1999 RL133|| align=right|13,0|| align=right|3,229|| align=right|0,097|| align=right|12,73|| align=right|5,802||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18861) Eugenishmidt||1999 RW166|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,124|| align=right|6,65|| align=right|4,138||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18862) Warot||1999 RE183|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,150|| align=right|1,86|| align=right|3,851||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18863)||1999 RC191|| align=right|12,9|| align=right|2,668|| align=right|0,175|| align=right|12,54|| align=right|4,357||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18864)||1999 RQ195|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,118|| align=right|15,51|| align=right|5,558||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18865)||1999 RQ204|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,055|| align=right|9,61|| align=right|5,356||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18866)||1999 RA208|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,157|| align=right|11,67|| align=right|3,783||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18867)||1999 RX223|| align=right|13,5|| align=right|2,704|| align=right|0,129|| align=right|12,22|| align=right|4,446||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(18868)||1999 TD101|| align=right|13,0|| align=right|3,212|| align=right|0,043|| align=right|12,76|| align=right|5,755||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18869)||1999 TU222|| align=right|13,4|| align=right|2,859|| align=right|0,234|| align=right|16,38|| align=right|4,834||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18870)||1999 US13|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,152|| align=right|3,71|| align=right|4,075||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(18871) Grauer||1999 VQ12|| align=right|12,4|| align=right|2,669|| align=right|0,110|| align=right|11,92|| align=right|4,359||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(18872) Tammann||1999 VR20|| align=right|13,9|| align=right|2,597|| align=right|0,072|| align=right|14,26|| align=right|4,184||MBA||8. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(18873) Larryrobinson||1999 VJ22|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,212|| align=right|9,22|| align=right|3,734||MBA||13. listopadu 1999||Everstar||M. Abraham; G. Fedon
|-
|(18874) Raoulbehrend||1999 VZ22|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,107|| align=right|4,47|| align=right|3,427||MBA||8. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(18875)||1999 VT39|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,114|| align=right|2,95|| align=right|5,481||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18876) Sooner||1999 XM|| align=right|14,1|| align=right|2,412|| align=right|0,244|| align=right|8,86|| align=right|3,745||MBA||2. prosince 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(18877) Stevendodds||1999 XP7|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,254|| align=right|7,98|| align=right|4,095||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(18878)||1999 XD118|| align=right|14,3|| align=right|2,193|| align=right|0,139|| align=right|5,03|| align=right|3,246||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(18879)||1999 XJ143|| align=right|13,4|| align=right|2,667|| align=right|0,208|| align=right|13,56|| align=right|4,355||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(18880) Toddblumberg||1999 XM166|| align=right|14,3|| align=right|3,199|| align=right|0,190|| align=right|9,66|| align=right|5,721||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18881)||1999 XL195|| align=right|12,6|| align=right|2,565|| align=right|0,096|| align=right|14,25|| align=right|4,108||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18882)||1999 YN4|| align=right|16,3|| align=right|1,686|| align=right|0,232|| align=right|36,82|| align=right|2,188||AMR||28. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(18883) Domegge||1999 YT8|| align=right|13,7|| align=right|3,063|| align=right|0,106|| align=right|8,57|| align=right|5,360||MBA||31. prosince 1999||Everstar||M. Abraham; G. Fedon
|-
|(18884)||1999 YE9|| align=right|13,3|| align=right|2,583|| align=right|0,200|| align=right|12,28|| align=right|4,151||MBA||30. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18885)||2000 AH80|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,162|| align=right|3,53|| align=right|3,247||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18886)||2000 AN164|| align=right|13,8|| align=right|2,606|| align=right|0,090|| align=right|14,03|| align=right|4,206||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18887) Yiliuchen||2000 AP181|| align=right|14,5|| align=right|2,304|| align=right|0,169|| align=right|6,72|| align=right|3,497||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18888)||2000 AV246|| align=right|13,6|| align=right|3,232|| align=right|0,262|| align=right|0,26|| align=right|5,809||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(18889)||2000 CC28|| align=right|13,1|| align=right|2,651|| align=right|0,140|| align=right|11,91|| align=right|4,317||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18890)||2000 EV26|| align=right|14,4|| align=right|1,917|| align=right|0,075|| align=right|22,98|| align=right|2,655||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18891) Kamler||2000 EF40|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,120|| align=right|3,84|| align=right|3,777||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18892)||2000 ET137|| align=right|13,9|| align=right|2,670|| align=right|0,171|| align=right|13,28|| align=right|4,363||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18893)||2000 GH1|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,068|| align=right|16,40|| align=right|5,668||MBA||2. dubna 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(18894)||2000 GF42|| align=right|14,0|| align=right|3,121|| align=right|0,137|| align=right|4,95|| align=right|5,513||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18895)||2000 GJ108|| align=right|11,6|| align=right|3,223|| align=right|0,165|| align=right|18,35|| align=right|5,785||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18896)||2000 GN113|| align=right|13,5|| align=right|2,353|| align=right|0,072|| align=right|10,89|| align=right|3,608||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18897)||2000 HG30|| align=right|11,9|| align=right|2,622|| align=right|0,138|| align=right|15,03|| align=right|4,246||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18898)||2000 JX|| align=right|12,5|| align=right|3,185|| align=right|0,312|| align=right|26,28|| align=right|5,683||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18899)||2000 JQ2|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,377|| align=right|22,65|| align=right|3,485||MBA||3. května 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18900)||2000 LD12|| align=right|12,5|| align=right|3,094|| align=right|0,158|| align=right|16,49|| align=right|5,442||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18901)||2000 MR5|| align=right|12,4|| align=right|3,093|| align=right|0,114|| align=right|21,77|| align=right|5,438||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18902)||2000 NN5|| align=right|13,5|| align=right|2,773|| align=right|0,156|| align=right|8,80|| align=right|4,617||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18903) Matsuura||2000 ND29|| align=right|13,3|| align=right|2,558|| align=right|0,200|| align=right|9,30|| align=right|4,091||MBA||10. července 2000||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(18904)||2000 OY8|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,220|| align=right|1,45|| align=right|3,684||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18905) Weigan||2000 OF10|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,108|| align=right|1,56|| align=right|3,449||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18906)||2000 OJ19|| align=right|14,3|| align=right|2,437|| align=right|0,296|| align=right|3,71|| align=right|3,803||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18907) Kevinclaytor||2000 OW20|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,138|| align=right|6,26|| align=right|3,726||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18908)||2000 OC21|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,223|| align=right|2,84|| align=right|3,832||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18909)||2000 OE21|| align=right|13,9|| align=right|3,140|| align=right|0,188|| align=right|6,11|| align=right|5,562||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18910) Nolanreis||2000 OR22|| align=right|14,3|| align=right|2,224|| align=right|0,174|| align=right|3,85|| align=right|3,316||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18911)||2000 OY31|| align=right|13,3|| align=right|3,077|| align=right|0,094|| align=right|18,51|| align=right|5,398||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18912) Kayfurman||2000 OM32|| align=right|14,4|| align=right|2,815|| align=right|0,152|| align=right|8,99|| align=right|4,722||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18913)||2000 OU32|| align=right|13,8|| align=right|2,761|| align=right|0,201|| align=right|8,75|| align=right|4,586||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18914)||2000 OT35|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,204|| align=right|13,32|| align=right|4,122||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18915)||2000 OR38|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,156|| align=right|14,43|| align=right|5,299||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18916)||2000 OG44|| align=right|14,3|| align=right|3,867|| align=right|0,583|| align=right|7,35|| align=right|7,602||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18917)||2000 OG48|| align=right|13,9|| align=right|2,357|| align=right|0,162|| align=right|11,46|| align=right|3,617||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18918) Nishashah||2000 OB50|| align=right|14,5|| align=right|2,269|| align=right|0,187|| align=right|6,33|| align=right|3,418||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18919)||2000 OJ52|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,435|| align=right|7,23|| align=right|4,126||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18920)||2000 OU52|| align=right|14,1|| align=right|2,440|| align=right|0,212|| align=right|4,84|| align=right|3,812||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18921)||2000 PT7|| align=right|13,0|| align=right|2,997|| align=right|0,099|| align=right|11,67|| align=right|5,187||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18922)||2000 PU12|| align=right|12,7|| align=right|2,591|| align=right|0,134|| align=right|12,34|| align=right|4,171||MBA||8. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18923) Jennifersass||2000 PC23|| align=right|15,0|| align=right|2,304|| align=right|0,169|| align=right|6,78|| align=right|3,496||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18924) Vinjamoori||2000 PV24|| align=right|15,1|| align=right|2,378|| align=right|0,130|| align=right|6,76|| align=right|3,667||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18925)||2000 PY25|| align=right|13,7|| align=right|2,814|| align=right|0,045|| align=right|11,48|| align=right|4,719||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(18926)||2000 PO26|| align=right|15,8|| align=right|2,205|| align=right|0,108|| align=right|4,11|| align=right|3,274||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(18927)||2000 PQ26|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,065|| align=right|10,66|| align=right|4,525||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(18928) Pontremoli||2000 QH9|| align=right|13,5|| align=right|3,018|| align=right|0,116|| align=right|9,78|| align=right|5,243||MBA||25. srpna 2000||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(18929)||2000 QU25|| align=right|15,2|| align=right|1,921|| align=right|0,092|| align=right|21,68|| align=right|2,661||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18930) Athreya||2000 QW27|| align=right|14,6|| align=right|2,841|| align=right|0,005|| align=right|2,02|| align=right|4,788||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18931)||2000 QX31|| align=right|14,6|| align=right|2,925|| align=right|0,275|| align=right|8,29|| align=right|5,001||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18932) Robinhood||2000 QH35|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,237|| align=right|2,59|| align=right|3,601||MBA||28. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18933)||2000 QW36|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,204|| align=right|1,14|| align=right|3,622||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18934)||2000 QY36|| align=right|14,7|| align=right|3,218|| align=right|0,112|| align=right|2,73|| align=right|5,772||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18935) Alfandmedina||2000 QE37|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,152|| align=right|2,89|| align=right|3,304||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18936)||2000 QA42|| align=right|13,5|| align=right|2,985|| align=right|0,070|| align=right|9,87|| align=right|5,156||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18937)||2000 QF42|| align=right|14,0|| align=right|2,968|| align=right|0,046|| align=right|9,60|| align=right|5,113||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18938) Zarabeth||2000 QU44|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,155|| align=right|3,93|| align=right|4,458||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18939) Sariancel||2000 QZ48|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,109|| align=right|0,15|| align=right|5,512||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18940)||2000 QV49|| align=right|11,4|| align=right|5,292|| align=right|0,073|| align=right|3,70|| align=right|12,18||JUT||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18941)||2000 QX50|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,120|| align=right|6,03|| align=right|5,552||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18942)||2000 QE54|| align=right|13,7|| align=right|2,654|| align=right|0,063|| align=right|14,85|| align=right|4,323||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18943) Elaisponton||2000 QA55|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,120|| align=right|6,44|| align=right|3,709||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18944) Sawilliams||2000 QG61|| align=right|14,5|| align=right|3,072|| align=right|0,095|| align=right|3,46|| align=right|5,384||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18945)||2000 QH71|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,206|| align=right|2,57|| align=right|3,773||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18946) Massar||2000 QM75|| align=right|14,4|| align=right|3,048|| align=right|0,178|| align=right|0,53|| align=right|5,322||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18947) Cindyfulton||2000 QV76|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|3,699||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18948) Hinkle||2000 QT79|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,117|| align=right|1,81|| align=right|4,276||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18949) Tumaneng||2000 QX85|| align=right|14,1|| align=right|2,299|| align=right|0,068|| align=right|6,86|| align=right|3,486||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18950) Marakessler||2000 QX95|| align=right|14,8|| align=right|2,740|| align=right|0,064|| align=right|5,05|| align=right|4,534||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18951)||2000 QQ98|| align=right|15,2|| align=right|2,467|| align=right|0,216|| align=right|3,16|| align=right|3,875||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18952)||2000 QF105|| align=right|11,8|| align=right|3,037|| align=right|0,038|| align=right|9,63|| align=right|5,292||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18953) Laurensmith||2000 QR114|| align=right|15,3|| align=right|2,711|| align=right|0,093|| align=right|2,40|| align=right|4,464||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18954) Sarahbounds||2000 QT119|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,150|| align=right|5,10|| align=right|3,345||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18955)||2000 QY122|| align=right|13,2|| align=right|3,010|| align=right|0,085|| align=right|16,54|| align=right|5,221||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18956) Jessicarnold||2000 QK126|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,141|| align=right|3,44|| align=right|3,427||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18957) Mijacobsen||2000 QE128|| align=right|14,6|| align=right|2,222|| align=right|0,155|| align=right|5,78|| align=right|3,311||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18958)||2000 QL128|| align=right|11,9|| align=right|3,402|| align=right|0,182|| align=right|14,10|| align=right|6,274||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18959)||2000 QG129|| align=right|13,4|| align=right|3,502|| align=right|0,063|| align=right|9,33|| align=right|6,552||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18960)||2000 QE130|| align=right|13,9|| align=right|2,295|| align=right|0,157|| align=right|5,90|| align=right|3,476||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18961) Hampfreeman||2000 QR140|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,189|| align=right|2,47|| align=right|3,712||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18962)||2000 QV140|| align=right|15,4|| align=right|2,134|| align=right|0,098|| align=right|1,65|| align=right|3,118||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18963)||2000 QB141|| align=right|13,3|| align=right|2,792|| align=right|0,153|| align=right|8,33|| align=right|4,664||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18964) Fairhurst||2000 QJ142|| align=right|14,8|| align=right|2,463|| align=right|0,161|| align=right|2,86|| align=right|3,865||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18965) Lazenby||2000 QR142|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,055|| align=right|2,55|| align=right|3,433||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18966)||2000 QO145|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,202|| align=right|4,74|| align=right|3,353||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18967)||2000 QP151|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,159|| align=right|8,04|| align=right|4,606||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18968)||2000 QX152|| align=right|13,8|| align=right|3,248|| align=right|0,032|| align=right|8,21|| align=right|5,853||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18969) Valfriedmann||2000 QY152|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,087|| align=right|2,79|| align=right|3,459||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18970) Jenniharper||2000 QU168|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,104|| align=right|3,51|| align=right|3,748||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18971)||2000 QY177|| align=right|11,7|| align=right|5,220|| align=right|0,119|| align=right|14,02|| align=right|11,93||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18972)||2000 QD190|| align=right|12,8|| align=right|3,174|| align=right|0,222|| align=right|6,16|| align=right|5,654||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18973) Crouch||2000 QJ193|| align=right|15,1|| align=right|2,740|| align=right|0,045|| align=right|5,73|| align=right|4,535||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18974) Brungardt||2000 QX195|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,168|| align=right|3,80|| align=right|3,781||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18975)||2000 QZ200|| align=right|14,5|| align=right|2,671|| align=right|0,075|| align=right|15,75|| align=right|4,364||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18976) Kunilraval||2000 QH206|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,105|| align=right|4,26|| align=right|3,477||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18977)||2000 QK217|| align=right|13,1|| align=right|2,612|| align=right|0,195|| align=right|14,18|| align=right|4,221||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18978)||2000 QH232|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,126|| align=right|10,81|| align=right|4,098||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18979) Henryfong||2000 RC2|| align=right|14,2|| align=right|2,603|| align=right|0,026|| align=right|3,79|| align=right|4,198||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18980) Johannatang||2000 RY2|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,167|| align=right|3,36|| align=right|3,420||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18981)||2000 RT3|| align=right|13,4|| align=right|2,677|| align=right|0,163|| align=right|10,57|| align=right|4,379||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18982)||2000 RH5|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,213|| align=right|1,58|| align=right|3,667||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18983) Allentran||2000 RG6|| align=right|14,2|| align=right|2,412|| align=right|0,182|| align=right|2,74|| align=right|3,745||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18984) Olathe||2000 RA8|| align=right|13,3|| align=right|3,249|| align=right|0,039|| align=right|14,04|| align=right|5,856||MBA||2. září 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(18985)||2000 RR21|| align=right|15,2|| align=right|2,349|| align=right|0,273|| align=right|4,93|| align=right|3,601||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18986)||2000 RF22|| align=right|14,4|| align=right|2,683|| align=right|0,205|| align=right|3,74|| align=right|4,394||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18987) Irani||2000 RU23|| align=right|16,2|| align=right|2,225|| align=right|0,171|| align=right|1,37|| align=right|3,318||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18988)||2000 RB24|| align=right|14,1|| align=right|2,699|| align=right|0,111|| align=right|12,28|| align=right|4,432||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18989)||2000 RV26|| align=right|12,6|| align=right|2,980|| align=right|0,171|| align=right|10,85|| align=right|5,142||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18990)||2000 RW31|| align=right|13,8|| align=right|3,019|| align=right|0,055|| align=right|9,54|| align=right|5,246||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18991) Tonivanov||2000 RD35|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,072|| align=right|5,01|| align=right|3,438||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18992) Katharvard||2000 RK40|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,019|| align=right|8,69|| align=right|5,157||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18993)||2000 RB43|| align=right|12,5|| align=right|2,989|| align=right|0,089|| align=right|7,61|| align=right|5,168||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18994) Nhannguyen||2000 RO50|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,153|| align=right|7,42|| align=right|3,649||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18995)||2000 RF53|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,205|| align=right|2,31|| align=right|3,781||MBA||5. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18996)||2000 RR53|| align=right|11,9|| align=right|3,203|| align=right|0,036|| align=right|20,52|| align=right|5,730||MBA||4. září 2000||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(18997) Mizrahi||2000 RG54|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,088|| align=right|2,82|| align=right|4,106||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18998)||2000 RH55|| align=right|13,9|| align=right|2,351|| align=right|0,136|| align=right|7,39|| align=right|3,605||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(18999)||2000 RC60|| align=right|14,1|| align=right|2,803|| align=right|0,205|| align=right|5,42|| align=right|4,693||MBA||8. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19000)||2000 RM60|| align=right|13,1|| align=right|2,766|| align=right|0,178|| align=right|7,80|| align=right|4,599||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek